|-
|(42001)||2000 YW46|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,032|| align=right|4,98|| align=right|3,615||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42002)||2000 YU47|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,141|| align=right|1,98|| align=right|4,043||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42003)||2000 YJ48|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,099|| align=right|4,12|| align=right|4,073||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42004)||2000 YJ49|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,207|| align=right|0,35|| align=right|3,679||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42005)||2000 YW49|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,037|| align=right|6,32|| align=right|4,523||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42006)||2000 YA50|| align=right|14,6|| align=right|2,469|| align=right|0,176|| align=right|1,54|| align=right|3,879||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42007)||2000 YG50|| align=right|15,4|| align=right|2,629|| align=right|0,061|| align=right|2,51|| align=right|4,261||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42008)||2000 YJ50|| align=right|15,1|| align=right|2,240|| align=right|0,212|| align=right|4,77|| align=right|3,353||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42009)||2000 YM50|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,113|| align=right|3,29|| align=right|5,345||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42010)||2000 YX58|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,170|| align=right|1,11|| align=right|4,196||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42011)||2000 YS59|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,113|| align=right|9,06|| align=right|3,662||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42012)||2000 YC60|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,093|| align=right|10,61|| align=right|5,143||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42013)||2000 YL61|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,022|| align=right|2,77|| align=right|4,216||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42014)||2000 YM61|| align=right|14,1|| align=right|2,983|| align=right|0,046|| align=right|11,73|| align=right|5,152||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42015)||2000 YM65|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,118|| align=right|2,60|| align=right|5,442||MBA||16. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42016)||2000 YZ68|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,096|| align=right|5,55|| align=right|3,708||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42017)||2000 YU72|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,045|| align=right|7,74|| align=right|3,631||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42018)||2000 YK78|| align=right|15,3|| align=right|2,513|| align=right|0,124|| align=right|1,23|| align=right|3,984||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42019)||2000 YE79|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,076|| align=right|4,35|| align=right|3,648||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42020)||2000 YP79|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,031|| align=right|1,15|| align=right|3,545||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42021)||2000 YJ80|| align=right|14,7|| align=right|2,845|| align=right|0,093|| align=right|3,58|| align=right|4,798||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42022)||2000 YS81|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,089|| align=right|14,98|| align=right|4,086||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42023)||2000 YW81|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,089|| align=right|5,82|| align=right|3,389||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42024)||2000 YX82|| align=right|15,7|| align=right|2,714|| align=right|0,077|| align=right|2,48|| align=right|4,469||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42025)||2000 YL84|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,181|| align=right|3,34|| align=right|3,678||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42026)||2000 YF86|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,176|| align=right|2,62|| align=right|4,051||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42027)||2000 YL86|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,113|| align=right|5,50|| align=right|3,710||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42028)||2000 YT88|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,099|| align=right|7,41|| align=right|3,728||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42029)||2000 YV88|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,140|| align=right|1,51|| align=right|5,414||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42030)||2000 YA89|| align=right|15,4|| align=right|3,233|| align=right|0,010|| align=right|1,92|| align=right|5,812||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42031)||2000 YJ89|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,181|| align=right|1,74|| align=right|3,825||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42032)||2000 YV89|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,177|| align=right|1,36|| align=right|3,603||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42033)||2000 YH95|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,273|| align=right|1,73|| align=right|4,040||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42034)||2000 YD96|| align=right|15,0|| align=right|2,952|| align=right|0,046|| align=right|2,37|| align=right|5,072||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42035)||2000 YG96|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,186|| align=right|6,73|| align=right|3,366||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42036)||2000 YP96|| align=right|11,4|| align=right|5,245|| align=right|0,037|| align=right|6,50|| align=right|12,02||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42037)||2000 YQ96|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,114|| align=right|1,34|| align=right|5,429||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42038)||2000 YO97|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,114|| align=right|14,22|| align=right|4,624||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42039)||2000 YN98|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,264|| align=right|14,45|| align=right|4,267||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42040)||2000 YS99|| align=right|13,3|| align=right|3,092|| align=right|0,118|| align=right|9,24|| align=right|5,436||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42041)||2000 YB100|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,087|| align=right|4,23|| align=right|5,269||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42042)||2000 YR101|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,145|| align=right|8,85|| align=right|4,461||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42043)||2000 YB102|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,044|| align=right|13,68|| align=right|5,680||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42044)||2000 YF102|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,103|| align=right|13,31|| align=right|4,458||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42045)||2000 YJ103|| align=right|13,4|| align=right|3,131|| align=right|0,043|| align=right|10,37|| align=right|5,538||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42046)||2000 YM103|| align=right|15,7|| align=right|2,244|| align=right|0,186|| align=right|6,63|| align=right|3,361||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42047)||2000 YV105|| align=right|13,9|| align=right|2,638|| align=right|0,146|| align=right|14,23|| align=right|4,285||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42048)||2000 YE107|| align=right|14,6|| align=right|3,029|| align=right|0,172|| align=right|2,02|| align=right|5,271||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42049)||2000 YG107|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,048|| align=right|6,44|| align=right|4,549||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42050)||2000 YN107|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,043|| align=right|8,92|| align=right|5,390||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42051)||2000 YX107|| align=right|14,2|| align=right|2,459|| align=right|0,141|| align=right|7,51|| align=right|3,856||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42052)||2000 YH108|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,138|| align=right|2,51|| align=right|4,531||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42053)||2000 YO110|| align=right|14,1|| align=right|2,242|| align=right|0,169|| align=right|6,42|| align=right|3,357||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42054)||2000 YA111|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,152|| align=right|1,78|| align=right|3,592||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42055)||2000 YB112|| align=right|15,3|| align=right|2,223|| align=right|0,127|| align=right|5,08|| align=right|3,314||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42056)||2000 YF114|| align=right|15,0|| align=right|2,918|| align=right|0,103|| align=right|2,23|| align=right|4,984||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42057)||2000 YW114|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,065|| align=right|13,46|| align=right|4,104||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42058)||2000 YF115|| align=right|14,3|| align=right|2,911|| align=right|0,012|| align=right|3,28|| align=right|4,966||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42059)||2000 YG115|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,156|| align=right|4,72|| align=right|4,108||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42060)||2000 YX115|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,070|| align=right|9,88|| align=right|4,279||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42061)||2000 YE116|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,220|| align=right|3,34|| align=right|3,719||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42062)||2000 YR118|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,129|| align=right|12,05|| align=right|4,323||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42063)||2000 YS122|| align=right|15,0|| align=right|2,319|| align=right|0,223|| align=right|8,66|| align=right|3,530||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42064)||2000 YE128|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,172|| align=right|6,24|| align=right|4,428||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(42065)||2000 YJ128|| align=right|13,9|| align=right|2,636|| align=right|0,244|| align=right|12,61|| align=right|4,278||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(42066)||2000 YF129|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,140|| align=right|4,52|| align=right|3,518||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(42067)||2000 YU131|| align=right|14,9|| align=right|3,145|| align=right|0,073|| align=right|1,58|| align=right|5,576||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42068)||2000 YA133|| align=right|13,2|| align=right|3,430|| align=right|0,080|| align=right|8,66|| align=right|6,351||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42069)||2000 YG135|| align=right|14,9|| align=right|2,373|| align=right|0,099|| align=right|6,71|| align=right|3,655||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42070)||2000 YM136|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,206|| align=right|19,37|| align=right|5,500||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42071)||2000 YS137|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,067|| align=right|3,31|| align=right|4,278||MBA||23. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42072)||2000 YS139|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,205|| align=right|3,41|| align=right|3,653||MBA||27. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42073) Noreen||2001 AS1|| align=right|14,3|| align=right|3,238|| align=right|0,184|| align=right|19,83|| align=right|5,826||MBA||2. ledna 2001||Carbuncle Hill||D. P. Pray
|-
|(42074)||2001 AV2|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,074|| align=right|15,05|| align=right|4,235||MBA||2. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42075)||2001 AL3|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,151|| align=right|10,08|| align=right|4,599||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42076)||2001 AQ4|| align=right|13,3|| align=right|3,199|| align=right|0,119|| align=right|20,20|| align=right|5,721||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42077)||2001 AS4|| align=right|14,3|| align=right|2,664|| align=right|0,129|| align=right|12,88|| align=right|4,348||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42078)||2001 AT4|| align=right|15,1|| align=right|2,530|| align=right|0,207|| align=right|8,83|| align=right|4,024||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42079)||2001 AD7|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,142|| align=right|8,98|| align=right|3,711||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42080)||2001 AL7|| align=right|14,1|| align=right|2,681|| align=right|0,113|| align=right|15,80|| align=right|4,390||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42081)||2001 AX7|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,138|| align=right|4,87|| align=right|3,718||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42082)||2001 AF11|| align=right|12,7|| align=right|3,193|| align=right|0,144|| align=right|23,90|| align=right|5,705||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42083)||2001 AU11|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,066|| align=right|0,32|| align=right|5,803||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42084)||2001 AA12|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,029|| align=right|3,73|| align=right|4,360||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42085)||2001 AD12|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,201|| align=right|6,09|| align=right|3,547||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42086)||2001 AE13|| align=right|16,5|| align=right|2,550|| align=right|0,230|| align=right|1,47|| align=right|4,071||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42087)||2001 AB14|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,069|| align=right|9,67|| align=right|5,188||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42088)||2001 AG15|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,071|| align=right|10,08|| align=right|5,360||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42089)||2001 AQ15|| align=right|13,5|| align=right|3,150|| align=right|0,154|| align=right|10,86|| align=right|5,591||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42090)||2001 AF16|| align=right|14,8|| align=right|2,349|| align=right|0,205|| align=right|4,25|| align=right|3,601||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42091)||2001 AV16|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,045|| align=right|22,56|| align=right|4,332||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42092)||2001 AU20|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,141|| align=right|8,61|| align=right|3,551||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42093)||2001 AO23|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,107|| align=right|10,08|| align=right|4,513||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42094)||2001 AO24|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,089|| align=right|4,72|| align=right|3,657||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42095)||2001 AY25|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,201|| align=right|5,90|| align=right|4,168||MBA||6. ledna 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(42096)||2001 AZ25|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,068|| align=right|8,16|| align=right|5,163||MBA||6. ledna 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(42097)||2001 AO28|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,260|| align=right|6,90|| align=right|4,081||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42098)||2001 AS29|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,059|| align=right|5,89|| align=right|3,520||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42099)||2001 AN30|| align=right|15,4|| align=right|2,648|| align=right|0,171|| align=right|4,46|| align=right|4,308||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42100)||2001 AL31|| align=right|14,8|| align=right|2,560|| align=right|0,189|| align=right|8,55|| align=right|4,096||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42101)||2001 AA34|| align=right|15,2|| align=right|2,535|| align=right|0,029|| align=right|4,95|| align=right|4,037||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42102)||2001 AF34|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,112|| align=right|14,75|| align=right|4,261||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42103)||2001 AO34|| align=right|13,8|| align=right|3,229|| align=right|0,059|| align=right|7,08|| align=right|5,800||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42104)||2001 AS35|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,061|| align=right|11,18|| align=right|5,148||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42105)||2001 AZ35|| align=right|13,7|| align=right|2,967|| align=right|0,045|| align=right|9,86|| align=right|5,110||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42106)||2001 AB38|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,213|| align=right|11,84|| align=right|5,438||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42107)||2001 AF38|| align=right|14,1|| align=right|2,457|| align=right|0,273|| align=right|13,48|| align=right|3,851||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42108)||2001 AM41|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,010|| align=right|11,39|| align=right|5,371||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42109)||2001 AX44|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,193|| align=right|4,05|| align=right|3,790||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42110)||2001 AC45|| align=right|14,5|| align=right|2,435|| align=right|0,187|| align=right|9,48|| align=right|3,799||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42111)||2001 AZ46|| align=right|15,1|| align=right|2,287|| align=right|0,215|| align=right|24,74|| align=right|3,458||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42112)||2001 AF48|| align=right|13,3|| align=right|2,855|| align=right|0,155|| align=right|35,76|| align=right|4,823||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42113) Jura||2001 AB49|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,148|| align=right|7,33|| align=right|4,298||MBA||15. ledna 2001||Vicques||Vicques
|-
|(42114)||2001 BH4|| align=right|11,9|| align=right|5,203|| align=right|0,003|| align=right|7,25|| align=right|11,87||JUT||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42115)||2001 BO4|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,186|| align=right|14,13|| align=right|4,028||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42116)||2001 BY5|| align=right|15,1|| align=right|2,334|| align=right|0,146|| align=right|7,23|| align=right|3,566||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42117)||2001 BD6|| align=right|13,2|| align=right|2,930|| align=right|0,205|| align=right|12,38|| align=right|5,016||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42118)||2001 BO6|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,094|| align=right|7,30|| align=right|3,902||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42119)||2001 BP7|| align=right|14,3|| align=right|2,877|| align=right|0,093|| align=right|6,94|| align=right|4,880||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42120)||2001 BU7|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,064|| align=right|4,11|| align=right|4,636||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42121)||2001 BW7|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,129|| align=right|8,25|| align=right|3,813||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42122)||2001 BC8|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,224|| align=right|7,09|| align=right|3,505||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42123)||2001 BY8|| align=right|14,9|| align=right|3,156|| align=right|0,132|| align=right|4,96|| align=right|5,605||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42124)||2001 BA9|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,126|| align=right|12,85|| align=right|5,359||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42125)||2001 BE13|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,139|| align=right|13,16|| align=right|4,255||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42126)||2001 BC15|| align=right|13,6|| align=right|3,163|| align=right|0,141|| align=right|2,99|| align=right|5,625||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42127)||2001 BT15|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,110|| align=right|2,94|| align=right|5,486||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42128)||2001 BV15|| align=right|13,6|| align=right|2,693|| align=right|0,178|| align=right|13,48|| align=right|4,418||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42129)||2001 BG17|| align=right|14,2|| align=right|2,761|| align=right|0,199|| align=right|12,80|| align=right|4,587||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42130)||2001 BW19|| align=right|13,5|| align=right|3,117|| align=right|0,047|| align=right|13,60|| align=right|5,503||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42131)||2001 BE21|| align=right|14,2|| align=right|2,984|| align=right|0,106|| align=right|10,64|| align=right|5,154||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42132)||2001 BP24|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,158|| align=right|11,19|| align=right|5,583||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42133)||2001 BQ24|| align=right|14,6|| align=right|2,930|| align=right|0,057|| align=right|3,28|| align=right|5,014||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42134)||2001 BO25|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,144|| align=right|6,23|| align=right|5,370||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42135)||2001 BK26|| align=right|13,8|| align=right|3,079|| align=right|0,100|| align=right|20,92|| align=right|5,403||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42136)||2001 BM26|| align=right|14,4|| align=right|3,162|| align=right|0,148|| align=right|1,14|| align=right|5,621||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42137)||2001 BO27|| align=right|14,7|| align=right|3,230|| align=right|0,140|| align=right|1,38|| align=right|5,805||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42138)||2001 BP28|| align=right|13,5|| align=right|3,098|| align=right|0,013|| align=right|12,55|| align=right|5,453||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42139)||2001 BQ29|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,063|| align=right|8,92|| align=right|5,312||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42140)||2001 BM31|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,078|| align=right|13,21|| align=right|4,540||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42141)||2001 BV31|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,241|| align=right|4,25|| align=right|5,296||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42142)||2001 BY32|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,171|| align=right|10,89|| align=right|5,482||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42143)||2001 BN37|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|13,86|| align=right|4,370||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42144)||2001 BW40|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,285|| align=right|12,52|| align=right|4,126||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42145)||2001 BF41|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,093|| align=right|10,18|| align=right|5,113||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42146)||2001 BN42|| align=right|11,5|| align=right|5,132|| align=right|0,032|| align=right|11,47|| align=right|11,63||JUT||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42147)||2001 BW43|| align=right|14,2|| align=right|3,059|| align=right|0,118|| align=right|17,42|| align=right|5,348||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42148)||2001 BC46|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,035|| align=right|13,04|| align=right|4,247||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42149)||2001 BQ48|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,062|| align=right|9,11|| align=right|5,115||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42150)||2001 BD53|| align=right|14,2|| align=right|3,152|| align=right|0,111|| align=right|6,57|| align=right|5,594||MBA||17. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42151)||2001 BD54|| align=right|13,7|| align=right|3,192|| align=right|0,110|| align=right|11,81|| align=right|5,703||MBA||18. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42152)||2001 BX57|| align=right|15,2|| align=right|2,940|| align=right|0,071|| align=right|1,61|| align=right|5,041||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42153)||2001 BG58|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,061|| align=right|10,11|| align=right|4,167||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42154)||2001 BP62|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,082|| align=right|13,19|| align=right|5,468||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42155)||2001 BA63|| align=right|14,6|| align=right|2,381|| align=right|0,233|| align=right|5,34|| align=right|3,674||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42156)||2001 BV63|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,283|| align=right|4,13|| align=right|4,151||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42157)||2001 BX66|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,037|| align=right|9,56|| align=right|5,148||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42158)||2001 BT70|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,153|| align=right|4,99|| align=right|4,592||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42159)||2001 BT72|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,123|| align=right|12,52|| align=right|5,544||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42160)||2001 BH73|| align=right|13,3|| align=right|3,222|| align=right|0,023|| align=right|21,84|| align=right|5,783||MBA||28. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42161)||2001 BJ74|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,128|| align=right|0,87|| align=right|5,500||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42162)||2001 BA76|| align=right|14,2|| align=right|3,188|| align=right|0,048|| align=right|8,67|| align=right|5,691||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42163)||2001 BC77|| align=right|15,5|| align=right|2,435|| align=right|0,186|| align=right|4,39|| align=right|3,799||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42164)||2001 CT|| align=right|14,3|| align=right|3,015|| align=right|0,186|| align=right|8,95|| align=right|5,233||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42165)||2001 CQ10|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,171|| align=right|14,42|| align=right|4,165||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42166)||2001 CL11|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,197|| align=right|2,00|| align=right|3,689||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42167)||2001 CR13|| align=right|13,4|| align=right|3,988|| align=right|0,131|| align=right|5,55|| align=right|7,962||HLD||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42168)||2001 CT13|| align=right|10,9|| align=right|5,138|| align=right|0,059|| align=right|14,01|| align=right|11,65||JUT||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42169)||2001 CV13|| align=right|14,3|| align=right|2,941|| align=right|0,144|| align=right|12,71|| align=right|5,042||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42170)||2001 CA16|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,147|| align=right|14,50|| align=right|4,134||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42171)||2001 CP17|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,211|| align=right|15,10|| align=right|4,052||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42172)||2001 CR17|| align=right|14,3|| align=right|3,389|| align=right|0,028|| align=right|9,24|| align=right|6,237||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42173)||2001 CQ18|| align=right|14,4|| align=right|2,386|| align=right|0,201|| align=right|25,39|| align=right|3,684||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42174)||2001 CJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,242|| align=right|4,61|| align=right|3,356||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42175)||2001 CR21|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,096|| align=right|5,23|| align=right|5,633||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42176)||2001 CK22|| align=right|11,8|| align=right|5,202|| align=right|0,093|| align=right|14,33|| align=right|11,87||JUT||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42177)||2001 CL22|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,201|| align=right|3,95|| align=right|3,835||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42178)||2001 CO25|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,189|| align=right|7,57|| align=right|4,238||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42179)||2001 CP25|| align=right|11,5|| align=right|5,238|| align=right|0,055|| align=right|6,62|| align=right|11,99||JUT||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42180)||2001 CL26|| align=right|14,1|| align=right|3,133|| align=right|0,121|| align=right|11,94|| align=right|5,546||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42181)||2001 CY27|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,192|| align=right|7,72|| align=right|3,546||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42182)||2001 CP29|| align=right|11,6|| align=right|5,151|| align=right|0,031|| align=right|6,59|| align=right|11,69||JUT||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42183)||2001 CY29|| align=right|14,5|| align=right|3,174|| align=right|0,076|| align=right|6,22|| align=right|5,653||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42184)||2001 CP30|| align=right|13,3|| align=right|2,965|| align=right|0,114|| align=right|10,93|| align=right|5,104||MBA||2. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42185)||2001 CS30|| align=right|13,6|| align=right|3,096|| align=right|0,097|| align=right|10,37|| align=right|5,448||MBA||2. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42186)||2001 CH32|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,120|| align=right|9,88|| align=right|5,641||MBA||11. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(42187)||2001 CS32|| align=right|10,9|| align=right|5,216|| align=right|0,034|| align=right|24,18|| align=right|11,92||JUT||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42188)||2001 CZ32|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,172|| align=right|17,21|| align=right|4,686||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42189)||2001 CJ33|| align=right|13,7|| align=right|3,170|| align=right|0,069|| align=right|14,59|| align=right|5,644||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42190)||2001 CM36|| align=right|13,0|| align=right|3,952|| align=right|0,101|| align=right|9,27|| align=right|7,857||HLD||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42191) Thurmann||2001 CJ37|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,200|| align=right|8,43|| align=right|4,211||MBA||14. února 2001||Vicques||Vicques
|-
|(42192)||2001 CJ39|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,125|| align=right|16,29|| align=right|4,188||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42193)||2001 CV43|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,119|| align=right|23,30|| align=right|5,728||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42194)||2001 DP10|| align=right|13,0|| align=right|3,227|| align=right|0,057|| align=right|12,96|| align=right|5,796||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42195)||2001 DO17|| align=right|12,1|| align=right|3,089|| align=right|0,238|| align=right|15,68|| align=right|5,429||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42196)||2001 DE21|| align=right|13,8|| align=right|2,990|| align=right|0,117|| align=right|11,10|| align=right|5,169||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42197)||2001 DM23|| align=right|13,5|| align=right|3,120|| align=right|0,089|| align=right|10,42|| align=right|5,510||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42198)||2001 DP23|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,126|| align=right|11,48|| align=right|5,133||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42199)||2001 DT23|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,031|| align=right|8,18|| align=right|5,434||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42200)||2001 DJ26|| align=right|12,5|| align=right|5,332|| align=right|0,038|| align=right|6,48|| align=right|12,32||JUT||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42201)||2001 DH29|| align=right|12,4|| align=right|5,206|| align=right|0,158|| align=right|7,09|| align=right|11,88||JUT||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42202)||2001 DC31|| align=right|13,6|| align=right|3,249|| align=right|0,054|| align=right|8,74|| align=right|5,856||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42203)||2001 DB35|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|6,30|| align=right|5,189||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42204)||2001 DW35|| align=right|14,1|| align=right|3,067|| align=right|0,014|| align=right|10,25|| align=right|5,369||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42205)||2001 DT38|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,027|| align=right|5,75|| align=right|4,465||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42206)||2001 DJ41|| align=right|14,5|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|1,47|| align=right|5,680||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42207)||2001 DL46|| align=right|15,3|| align=right|2,914|| align=right|0,097|| align=right|0,85|| align=right|4,973||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42208)||2001 DQ47|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,266|| align=right|14,99|| align=right|5,666||MBA||19. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42209)||2001 DF48|| align=right|14,0|| align=right|3,011|| align=right|0,091|| align=right|10,26|| align=right|5,223||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42210)||2001 DL49|| align=right|13,9|| align=right|2,973|| align=right|0,110|| align=right|10,23|| align=right|5,125||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42211)||2001 DO49|| align=right|14,1|| align=right|2,975|| align=right|0,083|| align=right|11,66|| align=right|5,132||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42212)||2001 DO51|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,037|| align=right|10,48|| align=right|5,355||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42213)||2001 DU51|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,289|| align=right|11,69|| align=right|3,818||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42214)||2001 DA52|| align=right|13,5|| align=right|3,122|| align=right|0,109|| align=right|16,32|| align=right|5,516||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42215)||2001 DO52|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,040|| align=right|14,41|| align=right|5,315||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42216)||2001 DX52|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,124|| align=right|4,64|| align=right|4,209||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42217)||2001 DK53|| align=right|14,8|| align=right|2,918|| align=right|0,090|| align=right|11,27|| align=right|4,983||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42218)||2001 DN59|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,035|| align=right|8,48|| align=right|5,656||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42219)||2001 DY59|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,200|| align=right|3,94|| align=right|4,199||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42220)||2001 DC60|| align=right|14,4|| align=right|3,026|| align=right|0,058|| align=right|9,44|| align=right|5,263||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42221)||2001 DA62|| align=right|14,8|| align=right|3,148|| align=right|0,081|| align=right|10,36|| align=right|5,586||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42222)||2001 DT62|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,061|| align=right|5,48|| align=right|5,368||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42223)||2001 DC63|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,005|| align=right|2,22|| align=right|5,414||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42224)||2001 DT65|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,033|| align=right|14,81|| align=right|5,676||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42225)||2001 DV72|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,080|| align=right|9,67|| align=right|5,632||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42226)||2001 DO81|| align=right|13,4|| align=right|2,964|| align=right|0,069|| align=right|11,71|| align=right|5,101||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42227)||2001 DS93|| align=right|14,4|| align=right|3,035|| align=right|0,067|| align=right|9,95|| align=right|5,286||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42228)||2001 DO95|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,066|| align=right|15,86|| align=right|5,483||MBA||18. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42229)||2001 DC99|| align=right|12,7|| align=right|3,210|| align=right|0,075|| align=right|21,94|| align=right|5,750||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42230)||2001 DE108|| align=right|12,9|| align=right|5,187|| align=right|0,053|| align=right|13,71|| align=right|11,82||JUT||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42231)||2001 EM1|| align=right|14,0|| align=right|3,031|| align=right|0,026|| align=right|11,14|| align=right|5,276||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42232)||2001 EH2|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,085|| align=right|12,70|| align=right|5,379||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42233)||2001 EL2|| align=right|13,7|| align=right|3,124|| align=right|0,075|| align=right|11,74|| align=right|5,521||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42234)||2001 EP2|| align=right|13,4|| align=right|2,722|| align=right|0,235|| align=right|15,19|| align=right|4,490||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42235)||2001 EM10|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,178|| align=right|15,25|| align=right|4,140||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42236)||2001 EP19|| align=right|14,0|| align=right|3,155|| align=right|0,049|| align=right|14,80|| align=right|5,603||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42237)||2001 EG21|| align=right|12,3|| align=right|3,951|| align=right|0,147|| align=right|9,07|| align=right|7,851||HLD||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42238)||2001 FF4|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,189|| align=right|16,41|| align=right|4,038||MBA||19. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42239)||2001 FB20|| align=right|13,7|| align=right|2,629|| align=right|0,243|| align=right|12,01|| align=right|4,262||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42240)||2001 FX34|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,152|| align=right|5,58|| align=right|5,520||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42241)||2001 FF45|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,124|| align=right|13,53|| align=right|4,098||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42242)||2001 FU61|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,063|| align=right|9,70|| align=right|5,513||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42243)||2001 FB65|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,085|| align=right|23,04|| align=right|5,587||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42244)||2001 FH65|| align=right|14,4|| align=right|2,865|| align=right|0,038|| align=right|6,91|| align=right|4,848||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42245)||2001 FB88|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,226|| align=right|7,66|| align=right|4,423||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42246)||2001 FX121|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,173|| align=right|4,42|| align=right|4,072||MBA||29. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(42247)||2001 FU156|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,033|| align=right|7,99|| align=right|4,546||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42248)||2001 FU186|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,178|| align=right|4,13|| align=right|4,132||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42249)||2001 HZ27|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,083|| align=right|3,77|| align=right|3,784||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42250)||2001 KS12|| align=right|13,0|| align=right|3,225|| align=right|0,184|| align=right|11,77|| align=right|5,791||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42251)||2001 LA|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,207|| align=right|24,99|| align=right|3,647||MBA||1. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42252)||2001 LU2|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,065|| align=right|15,80|| align=right|4,066||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42253)||2001 NQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,138|| align=right|6,87|| align=right|3,431||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42254)||2001 NX21|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,203|| align=right|2,17|| align=right|3,737||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42255)||2001 OT22|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,178|| align=right|4,03|| align=right|3,436||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42256)||2001 OA63|| align=right|14,3|| align=right|2,236|| align=right|0,139|| align=right|3,75|| align=right|3,343||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42257)||2001 OU68|| align=right|13,6|| align=right|2,746|| align=right|0,251|| align=right|8,52|| align=right|4,549||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42258)||2001 OZ68|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,199|| align=right|3,32|| align=right|3,849||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42259)||2001 OD81|| align=right|12,3|| align=right|2,996|| align=right|0,118|| align=right|9,83|| align=right|5,184||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42260)||2001 OX82|| align=right|13,3|| align=right|2,626|| align=right|0,063|| align=right|15,06|| align=right|4,254||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42261)||2001 OC92|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,214|| align=right|12,32|| align=right|4,180||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42262)||2001 PE6|| align=right|14,0|| align=right|2,766|| align=right|0,119|| align=right|10,06|| align=right|4,599||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42263)||2001 PA42|| align=right|13,0|| align=right|2,766|| align=right|0,173|| align=right|7,85|| align=right|4,599||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42264)||2001 QZ30|| align=right|12,9|| align=right|2,539|| align=right|0,133|| align=right|15,22|| align=right|4,044||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42265)||2001 QL69|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,044|| align=right|9,44|| align=right|5,179||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42266)||2001 QZ77|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,186|| align=right|5,17|| align=right|3,581||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42267)||2001 QJ81|| align=right|13,4|| align=right|2,575|| align=right|0,249|| align=right|11,94|| align=right|4,131||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42268)||2001 QO91|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,195|| align=right|9,35|| align=right|4,518||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42269)||2001 QB117|| align=right|13,2|| align=right|2,611|| align=right|0,158|| align=right|13,88|| align=right|4,219||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42270)||2001 QA139|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,222|| align=right|7,70|| align=right|4,614||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42271)||2001 QL154|| align=right|13,7|| align=right|2,543|| align=right|0,195|| align=right|10,28|| align=right|4,055||MBA||24. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(42272)||2001 QH179|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|7,56|| align=right|3,682||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42273)||2001 QO245|| align=right|12,2|| align=right|2,771|| align=right|0,189|| align=right|8,13|| align=right|4,611||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42274)||2001 QM264|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,289|| align=right|9,26|| align=right|3,629||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42275)||2001 RG17|| align=right|16,9|| align=right|2,230|| align=right|0,184|| align=right|3,27|| align=right|3,329||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42276)||2001 SV35|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,079|| align=right|10,59|| align=right|5,098||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42277)||2001 SQ51|| align=right|11,8|| align=right|5,153|| align=right|0,050|| align=right|6,14|| align=right|11,70||JUT||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42278)||2001 SH265|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,067|| align=right|9,30|| align=right|5,358||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42279)||2001 SP267|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,051|| align=right|5,41|| align=right|4,301||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42280)||2001 SS267|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,209|| align=right|8,97|| align=right|3,670||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42281)||2001 SW267|| align=right|15,1|| align=right|2,765|| align=right|0,040|| align=right|4,10|| align=right|4,596||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42282)||2001 SB283|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,193|| align=right|11,73|| align=right|4,197||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42283)||2001 SQ316|| align=right|13,4|| align=right|2,555|| align=right|0,192|| align=right|11,91|| align=right|4,083||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42284)||2001 TV8|| align=right|12,2|| align=right|2,602|| align=right|0,216|| align=right|14,95|| align=right|4,196||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42285)||2001 TN40|| align=right|14,5|| align=right|2,210|| align=right|0,104|| align=right|5,00|| align=right|3,285||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42286)||2001 TN41|| align=right|16,4|| align=right|1,420|| align=right|0,392|| align=right|24,07|| align=right|1,692||APL||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42287)||2001 TE51|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,116|| align=right|3,76|| align=right|3,567||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42288)||2001 TC65|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,209|| align=right|2,49|| align=right|4,132||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42289)||2001 TY105|| align=right|14,4|| align=right|2,306|| align=right|0,138|| align=right|4,37|| align=right|3,501||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42290)||2001 TU114|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,053|| align=right|4,79|| align=right|4,549||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42291)||2001 TD121|| align=right|13,1|| align=right|2,748|| align=right|0,100|| align=right|11,68|| align=right|4,554||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42292)||2001 TN150|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,102|| align=right|4,40|| align=right|5,351||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42293)||2001 UZ3|| align=right|15,7|| align=right|2,622|| align=right|0,054|| align=right|1,81|| align=right|4,246||MBA||17. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42294)||2001 UP5|| align=right|16,1|| align=right|2,175|| align=right|0,102|| align=right|4,14|| align=right|3,206||MBA||21. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42295)||2001 UG17|| align=right|15,2|| align=right|2,219|| align=right|0,189|| align=right|7,18|| align=right|3,306||MBA||23. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42296)||2001 UJ31|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,132|| align=right|9,89|| align=right|4,110||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42297)||2001 UL73|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,176|| align=right|1,53|| align=right|5,600||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42298)||2001 UP123|| align=right|14,2|| align=right|2,298|| align=right|0,192|| align=right|24,49|| align=right|3,483||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42299)||2001 UQ136|| align=right|13,3|| align=right|2,854|| align=right|0,178|| align=right|13,17|| align=right|4,821||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42300)||2001 UU140|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,083|| align=right|1,64|| align=right|5,438||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42301)||2001 UR163|| align=right|4,2|| align=right|51,4|| align=right|0,285|| align=right|0,76|| align=right|369||SDO||21. října 2001||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(42302)||2001 VF10|| align=right|13,7|| align=right|2,581|| align=right|0,243|| align=right|15,88|| align=right|4,145||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42303)||2001 VO18|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,076|| align=right|0,72|| align=right|3,619||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42304)||2001 VZ34|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,064|| align=right|23,39|| align=right|5,714||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42305)||2001 VU44|| align=right|14,9|| align=right|2,403|| align=right|0,214|| align=right|1,92|| align=right|3,725||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42306)||2001 VU46|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,136|| align=right|13,62|| align=right|4,524||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42307)||2001 VC48|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,201|| align=right|2,83|| align=right|3,716||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42308)||2001 VM50|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,035|| align=right|8,18|| align=right|5,331||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42309)||2001 VO86|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,234|| align=right|2,85|| align=right|3,578||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42310)||2001 VB88|| align=right|14,1|| align=right|2,612|| align=right|0,163|| align=right|15,83|| align=right|4,221||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42311)||2001 VB93|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,128|| align=right|11,59|| align=right|3,521||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42312)||2001 VY93|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,097|| align=right|14,46|| align=right|4,091||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42313)||2001 VH97|| align=right|13,1|| align=right|3,550|| align=right|0,051|| align=right|18,97|| align=right|6,688||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42314)||2001 VQ121|| align=right|14,6|| align=right|2,989|| align=right|0,038|| align=right|9,86|| align=right|5,166||MBA||15. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(42315)||2001 VW121|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,085|| align=right|11,38|| align=right|5,123||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42316)||2001 WT37|| align=right|16,7|| align=right|2,326|| align=right|0,088|| align=right|3,27|| align=right|3,547||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42317)||2001 WW39|| align=right|16,5|| align=right|2,207|| align=right|0,162|| align=right|4,12|| align=right|3,277||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42318)||2001 XV1|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,186|| align=right|29,41|| align=right|5,656||MBA||6. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42319)||2001 XU15|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,121|| align=right|2,37|| align=right|3,715||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42320)||2001 XH17|| align=right|13,8|| align=right|2,380|| align=right|0,121|| align=right|10,33|| align=right|3,671||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42321)||2001 XE24|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,286|| align=right|5,41|| align=right|4,267||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42322)||2001 XS49|| align=right|15,6|| align=right|2,234|| align=right|0,155|| align=right|7,16|| align=right|3,338||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42323)||2001 XQ55|| align=right|15,7|| align=right|3,079|| align=right|0,166|| align=right|2,44|| align=right|5,402||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42324)||2001 XX62|| align=right|14,7|| align=right|2,350|| align=right|0,143|| align=right|4,67|| align=right|3,601||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42325)||2001 XB89|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,137|| align=right|6,48|| align=right|3,468||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42326)||2001 XW104|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,048|| align=right|7,23|| align=right|3,658||MBA||14. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42327)||2001 XQ108|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,074|| align=right|10,55|| align=right|5,381||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42328)||2001 XM133|| align=right|15,0|| align=right|2,413|| align=right|0,183|| align=right|6,67|| align=right|3,747||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42329)||2001 XL169|| align=right|16,2|| align=right|2,170|| align=right|0,113|| align=right|3,01|| align=right|3,197||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42330)||2001 XC194|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,188|| align=right|1,97|| align=right|3,564||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42331)||2001 XJ195|| align=right|16,0|| align=right|2,514|| align=right|0,046|| align=right|2,62|| align=right|3,986||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42332)||2001 XP211|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,122|| align=right|4,47|| align=right|3,454||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42333)||2001 XM214|| align=right|14,0|| align=right|2,800|| align=right|0,161|| align=right|8,40|| align=right|4,684||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42334)||2001 XG222|| align=right|16,6|| align=right|2,303|| align=right|0,197|| align=right|1,67|| align=right|3,495||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42335)||2001 XX232|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,262|| align=right|1,96|| align=right|3,470||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42336)||2001 XP247|| align=right|15,5|| align=right|2,780|| align=right|0,080|| align=right|4,75|| align=right|4,634||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42337)||2001 YK16|| align=right|16,2|| align=right|2,627|| align=right|0,029|| align=right|1,02|| align=right|4,256||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42338)||2001 YT80|| align=right|14,9|| align=right|3,007|| align=right|0,093|| align=right|4,45|| align=right|5,213||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(42339)||2002 AX16|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,095|| align=right|11,42|| align=right|4,551||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42340)||2002 AH23|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,016|| align=right|12,68|| align=right|4,337||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42341)||2002 AK34|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,196|| align=right|7,04|| align=right|3,441||MBA||12. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42342)||2002 AU58|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,111|| align=right|15,52|| align=right|4,420||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42343)||2002 AB63|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,038|| align=right|6,12|| align=right|5,185||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42344)||2002 AT90|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,190|| align=right|24,28|| align=right|3,564||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42345)||2002 AN118|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,137|| align=right|4,37|| align=right|3,370||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42346)||2002 AV131|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,135|| align=right|6,62|| align=right|3,568||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42347)||2002 AV155|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,223|| align=right|10,57|| align=right|3,554||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42348)||2002 BV9|| align=right|13,9|| align=right|3,219|| align=right|0,029|| align=right|14,46|| align=right|5,773||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42349)||2002 BH17|| align=right|14,9|| align=right|3,488|| align=right|0,063|| align=right|1,68|| align=right|6,513||MBA||20. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42350)||2002 BN19|| align=right|14,2|| align=right|2,474|| align=right|0,180|| align=right|13,91|| align=right|3,890||MBA||21. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(42351)||2002 CB6|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,194|| align=right|1,60|| align=right|3,766||MBA||4. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42352)||2002 CV32|| align=right|14,1|| align=right|2,762|| align=right|0,144|| align=right|10,48|| align=right|4,590||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42353)||2002 CZ41|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,140|| align=right|12,29|| align=right|4,297||MBA||7. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42354) Kindleberger||2002 CK43|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,054|| align=right|15,90|| align=right|4,404||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(42355)||2002 CR46|| align=right|7,2|| align=right|38,17|| align=right|0,541|| align=right|2,43|| align=right|236||CNT||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(42356)||2002 CA47|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,060|| align=right|5,83|| align=right|3,631||MBA||2. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42357)||2002 CS52|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,148|| align=right|6,74|| align=right|4,095||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(42358)||2002 CO55|| align=right|14,3|| align=right|2,434|| align=right|0,217|| align=right|8,01|| align=right|3,797||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42359)||2002 CY63|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,112|| align=right|12,29|| align=right|5,364||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42360)||2002 CG99|| align=right|14,6|| align=right|2,903|| align=right|0,018|| align=right|3,21|| align=right|4,946||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42361)||2002 CS101|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,206|| align=right|3,26|| align=right|3,352||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42362)||2002 CY102|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,101|| align=right|3,09|| align=right|4,546||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42363)||2002 CL103|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,176|| align=right|3,30|| align=right|3,684||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42364)||2002 CS107|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,168|| align=right|5,41|| align=right|3,562||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42365) Caligiuri||2002 CM115|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,099|| align=right|18,85|| align=right|4,358||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(42366)||2002 CL125|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,246|| align=right|2,67|| align=right|3,571||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42367)||2002 CQ134|| align=right|11,1|| align=right|5,172|| align=right|0,045|| align=right|29,13|| align=right|11,77||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42368)||2002 CC135|| align=right|13,6|| align=right|3,191|| align=right|0,049|| align=right|16,68|| align=right|5,698||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42369)||2002 CT135|| align=right|13,8|| align=right|2,459|| align=right|0,195|| align=right|10,69|| align=right|3,855||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42370)||2002 CB137|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,162|| align=right|10,92|| align=right|4,344||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42371)||2002 CT141|| align=right|13,5|| align=right|2,994|| align=right|0,024|| align=right|7,73|| align=right|5,180||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42372)||2002 CD146|| align=right|14,6|| align=right|3,009|| align=right|0,021|| align=right|7,99|| align=right|5,218||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42373)||2002 CM174|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,203|| align=right|5,62|| align=right|4,040||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42374)||2002 CB175|| align=right|13,7|| align=right|2,686|| align=right|0,150|| align=right|13,22|| align=right|4,400||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42375)||2002 CA233|| align=right|15,7|| align=right|3,118|| align=right|0,095|| align=right|0,96|| align=right|5,504||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42376)||2002 DQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,222|| align=right|23,75|| align=right|3,534||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(42377) KLENOT||2002 EU2|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|6,21|| align=right|3,722||MBA||8. března 2002||Kleť||KLENOT
|-
|(42378)||2002 EL12|| align=right|16,6|| align=right|2,226|| align=right|0,187|| align=right|1,19|| align=right|3,320||MBA||14. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(42379)||2013 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,225|| align=right|4,07|| align=right|3,263||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42380)||2065 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,145|| align=right|4,43|| align=right|5,452||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42381)||2090 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,874|| align=right|0,093|| align=right|4,87|| align=right|4,872||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42382)||2183 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,188|| align=right|4,01|| align=right|3,800||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42383)||2231 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,692|| align=right|0,216|| align=right|1,30|| align=right|4,416||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42384)||2506 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,211|| align=right|11,99|| align=right|4,345||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42385)||2844 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,873|| align=right|0,094|| align=right|2,28|| align=right|4,868||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42386)||3552 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,136|| align=right|0,214|| align=right|17,05|| align=right|5,552||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42387)||4071 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,102|| align=right|5,43|| align=right|3,574||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42388)||4111 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,704|| align=right|0,208|| align=right|4,31|| align=right|4,446||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42389)||4251 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,121|| align=right|5,22|| align=right|3,641||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42390)||4305 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,146|| align=right|0,102|| align=right|11,30|| align=right|5,578||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42391)||4753 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,220|| align=right|0,060|| align=right|2,53|| align=right|3,306||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42392)||4908 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,871|| align=right|0,055|| align=right|5,43|| align=right|4,864||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42393)||6012 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,157|| align=right|0,143|| align=right|3,51|| align=right|5,608||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42394)||6111 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,128|| align=right|9,76|| align=right|5,447||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42395)||6193 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,123|| align=right|12,39|| align=right|4,310||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42396)||6213 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,146|| align=right|2,52|| align=right|3,611||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42397)||6326 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,121|| align=right|1,15|| align=right|5,580||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42398)||6370 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,148|| align=right|12,16|| align=right|4,329||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42399)||6372 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,144|| align=right|2,64|| align=right|4,298||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42400)||6587 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,110|| align=right|0,199|| align=right|2,19|| align=right|5,484||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42401)||6589 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,887|| align=right|0,215|| align=right|9,89|| align=right|4,905||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42402)||6619 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,212|| align=right|0,207|| align=right|3,43|| align=right|3,288||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42403) Andraimon||6844 P-L|| align=right|12,5|| align=right|5,318|| align=right|0,112|| align=right|8,13|| align=right|12,27||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42404)||7606 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,324|| align=right|0,261|| align=right|3,05|| align=right|3,543||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42405)||9085 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,197|| align=right|4,01|| align=right|3,303||MBA||27. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42406)||9104 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,082|| align=right|0,144|| align=right|13,06|| align=right|5,410||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42407)||9509 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,258|| align=right|10,90|| align=right|4,309||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42408)||9555 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,123|| align=right|0,198|| align=right|6,28|| align=right|5,517||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42409)||1108 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,113|| align=right|5,53|| align=right|3,433||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42410)||3062 T-1|| align=right|16,3|| align=right|2,468|| align=right|0,137|| align=right|2,36|| align=right|3,877||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42411)||3249 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,468|| align=right|0,107|| align=right|4,89|| align=right|3,877||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42412)||4320 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,102|| align=right|3,46|| align=right|3,429||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42413)||1072 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,250|| align=right|0,150|| align=right|1,04|| align=right|3,375||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42414)||1130 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,090|| align=right|6,60|| align=right|5,201||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42415)||1175 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,135|| align=right|0,82|| align=right|3,767||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42416)||1195 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,154|| align=right|3,05|| align=right|4,300||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42417)||1613 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,233|| align=right|2,08|| align=right|3,287||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42418)||2081 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,125|| align=right|2,54|| align=right|3,809||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42419)||2187 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,155|| align=right|2,10|| align=right|3,798||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42420)||2290 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,166|| align=right|1,69|| align=right|3,805||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42421)||2306 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,201|| align=right|0,77|| align=right|3,767||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42422)||3048 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,076|| align=right|2,54|| align=right|4,304||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42423)||3085 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,099|| align=right|10,16|| align=right|5,111||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42424)||3120 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,064|| align=right|3,64|| align=right|5,146||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42425)||3227 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,060|| align=right|6,73|| align=right|4,390||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42426)||4634 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,107|| align=right|7,05|| align=right|3,726||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42427)||5061 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,237|| align=right|6,10|| align=right|3,282||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42428)||5089 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,150|| align=right|7,72|| align=right|3,333||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42429)||5132 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,313|| align=right|12,91|| align=right|4,527||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42430)||5158 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,982|| align=right|0,029|| align=right|12,50|| align=right|5,147||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42431)||1051 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,184|| align=right|14,02|| align=right|3,807||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42432)||1134 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,127|| align=right|5,82|| align=right|3,744||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42433)||1887 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,025|| align=right|8,23|| align=right|5,479||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42434)||2121 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,126|| align=right|0,102|| align=right|14,79|| align=right|5,526||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42435)||2164 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,179|| align=right|7,74|| align=right|4,540||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42436)||2204 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,091|| align=right|6,11|| align=right|3,749||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42437)||2266 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,070|| align=right|15,34|| align=right|4,517||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42438)||2317 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,118|| align=right|2,94|| align=right|3,754||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42439)||2355 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,733|| align=right|0,169|| align=right|11,62|| align=right|4,517||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42440)||2484 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,151|| align=right|5,14|| align=right|5,596||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42441)||2492 T-3|| align=right|13,2|| align=right|3,065|| align=right|0,143|| align=right|11,81|| align=right|5,366||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42442)||2603 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,091|| align=right|14,33|| align=right|5,427||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42443)||2640 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,390|| align=right|0,141|| align=right|6,81|| align=right|3,693||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42444)||3064 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,164|| align=right|7,65|| align=right|4,579||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42445)||3123 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,095|| align=right|0,050|| align=right|7,90|| align=right|5,445||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42446)||3248 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,088|| align=right|2,11|| align=right|5,503||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42447)||3265 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|5,11|| align=right|4,384||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42448)||3393 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,018|| align=right|0,112|| align=right|9,92|| align=right|5,243||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42449)||3496 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,341|| align=right|9,34|| align=right|4,284||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42450)||3504 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,234|| align=right|5,82|| align=right|3,671||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42451)||3727 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,112|| align=right|16,40|| align=right|5,671||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42452)||3970 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,143|| align=right|17,74|| align=right|5,518||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42453)||4055 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,068|| align=right|0,022|| align=right|9,85|| align=right|5,372||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42454)||4134 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,194|| align=right|3,70|| align=right|4,505||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42455)||4293 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,075|| align=right|0,188|| align=right|6,31|| align=right|5,391||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42456)||4322 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,064|| align=right|6,24|| align=right|4,540||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42457)||4341 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,170|| align=right|22,29|| align=right|5,568||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42458)||4359 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,058|| align=right|6,91|| align=right|4,395||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42459)||5036 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,092|| align=right|11,18|| align=right|5,453||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42460)||5106 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|7,50|| align=right|3,790||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42461)||5184 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,105|| align=right|7,26|| align=right|3,220||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42462)||5278 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,152|| align=right|8,69|| align=right|3,765||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42463)||5601 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,656|| align=right|0,152|| align=right|13,17|| align=right|4,329||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42464)||1978 RQ7|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,149|| align=right|4,16|| align=right|4,084||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(42465)||1978 VH4|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,145|| align=right|1,59|| align=right|3,660||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(42466)||1978 VP6|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,212|| align=right|1,57|| align=right|4,180||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(42467)||1978 VX6|| align=right|14,1|| align=right|2,587|| align=right|0,135|| align=right|12,19|| align=right|4,160||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(42468)||1979 QY2|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,187|| align=right|1,32|| align=right|3,349||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(42469)||1981 DN3|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,219|| align=right|5,23|| align=right|3,387||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42470)||1981 EO16|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,196|| align=right|7,98|| align=right|3,405||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42471)||1981 ES16|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,145|| align=right|3,12|| align=right|4,119||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42472)||1981 EN25|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,111|| align=right|3,38|| align=right|3,433||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42473)||1981 ED26|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,108|| align=right|5,12|| align=right|3,444||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42474)||1981 EJ27|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,198|| align=right|0,75|| align=right|3,435||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42475)||1981 EW28|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,060|| align=right|3,13|| align=right|3,449||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42476)||1981 EP36|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,106|| align=right|8,73|| align=right|5,099||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42477)||1981 QB3|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,276|| align=right|3,49|| align=right|5,325||MBA||24. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(42478)||1981 RX1|| align=right|13,5|| align=right|2,684|| align=right|0,206|| align=right|12,15|| align=right|4,396||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(42479)||1981 SE7|| align=right|12,8|| align=right|2,676|| align=right|0,118|| align=right|6,56|| align=right|4,377||MBA||28. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(42480)||1985 RJ|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,281|| align=right|12,12|| align=right|4,312||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(42481)||1988 CX4|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,007|| align=right|8,74|| align=right|4,390||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42482) Fischer-Dieskau||1988 RT3|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,230|| align=right|2,46|| align=right|3,682||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(42483)||1990 VM1|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,241|| align=right|9,83|| align=right|3,793||MBA||12. listopadu 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(42484)||1990 WM6|| align=right|15,8|| align=right|2,205|| align=right|0,167|| align=right|2,54|| align=right|3,274||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42485)||1991 BC1|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,225|| align=right|1,68|| align=right|3,513||MBA||18. ledna 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(42486)||1991 GY2|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,094|| align=right|5,27|| align=right|3,581||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42487) Ångström||1991 RY2|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,137|| align=right|3,84|| align=right|3,910||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(42488)||1991 RN17|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,230|| align=right|9,61|| align=right|3,589||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(42489)||1991 RL18|| align=right|14,2|| align=right|2,600|| align=right|0,186|| align=right|12,77|| align=right|4,191||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(42490)||1991 SU|| align=right|13,8|| align=right|2,414|| align=right|0,139|| align=right|8,40|| align=right|3,749||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42491)||1991 TF|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,263|| align=right|14,63|| align=right|4,306||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42492)||1991 TD7|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,208|| align=right|4,31|| align=right|3,375||MBA||3. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(42493)||1991 TG14|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,213|| align=right|11,27|| align=right|5,593||MBA||2. října 1991||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(42494)||1991 UH1|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,146|| align=right|8,25|| align=right|4,131||MBA||29. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42495)||1991 VP12|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,126|| align=right|5,51|| align=right|4,070||MBA||11. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42496)||1991 XB1|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,205|| align=right|14,53|| align=right|4,303||MBA||13. prosince 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(42497)||1992 BZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,199|| align=right|4,97|| align=right|4,548||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42498)||1992 DG6|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,081|| align=right|9,03|| align=right|4,666||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(42499)||1992 PE3|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,196|| align=right|5,53|| align=right|3,376||MBA||6. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(42500)||1992 RV6|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,198|| align=right|2,21|| align=right|5,471||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42501)||1992 YC|| align=right|14,2|| align=right|2,283|| align=right|0,284|| align=right|24,58|| align=right|3,449||MBA||17. prosince 1992||Caussols||C. Pollas
|-
|(42502)||1993 CS1|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,169|| align=right|2,23|| align=right|4,109||MBA||10. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(42503)||1993 FU4|| align=right|13,9|| align=right|2,659|| align=right|0,138|| align=right|14,11|| align=right|4,334||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42504)||1993 FC8|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,037|| align=right|2,92|| align=right|4,257||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42505)||1993 FC20|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,040|| align=right|7,19|| align=right|3,500||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42506)||1993 FA21|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,057|| align=right|9,43|| align=right|4,527||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42507)||1993 FJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,036|| align=right|3,72|| align=right|4,309||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42508)||1993 FR30|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,219|| align=right|3,13|| align=right|4,214||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42509)||1993 FV33|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,167|| align=right|7,24|| align=right|4,107||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42510)||1993 FX55|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|6,88|| align=right|4,165||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42511)||1993 FD77|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,100|| align=right|0,79|| align=right|4,338||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42512)||1993 FW81|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|14,40|| align=right|4,271||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42513)||1993 SH15|| align=right|15,1|| align=right|2,179|| align=right|0,192|| align=right|5,41|| align=right|3,217||MBA||18. září 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(42514)||1993 TG17|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,029|| align=right|3,20|| align=right|5,373||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42515)||1993 TJ33|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,114|| align=right|7,57|| align=right|5,440||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42516) Oistrach||1993 VH5|| align=right|14,4|| align=right|2,841|| align=right|0,209|| align=right|3,98|| align=right|4,789||MBA||11. listopadu 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(42517)||1993 XU1|| align=right|13,5|| align=right|2,324|| align=right|0,263|| align=right|23,45|| align=right|3,543||MBA||14. prosince 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(42518)||1994 AH6|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,188|| align=right|4,92|| align=right|3,427||MBA||7. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42519)||1994 AU6|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,184|| align=right|2,47|| align=right|5,683||MBA||7. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42520)||1994 AB8|| align=right|16,5|| align=right|2,400|| align=right|0,120|| align=right|1,76|| align=right|3,718||MBA||7. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42521)||1994 BO3|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,251|| align=right|16,57|| align=right|5,601||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(42522)||1994 CB17|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,147|| align=right|3,11|| align=right|3,780||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42523)||1994 ES|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,223|| align=right|25,23|| align=right|3,455||MBA||6. března 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(42524)||1994 PN5|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,069|| align=right|2,87|| align=right|4,510||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42525)||1994 PU18|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,088|| align=right|1,89|| align=right|4,386||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42526)||1994 PA36|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,092|| align=right|2,23|| align=right|4,330||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42527)||1994 TO2|| align=right|13,2|| align=right|2,758|| align=right|0,162|| align=right|9,65|| align=right|4,580||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(42528)||1995 FX7|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,060|| align=right|4,96|| align=right|4,324||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42529)||1995 FA16|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,199|| align=right|6,24|| align=right|3,350||MBA||28. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42530)||1995 GA|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,116|| align=right|8,14|| align=right|3,331||MBA||1. dubna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42531)||1995 LJ|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,328|| align=right|7,09|| align=right|3,508||MBA||5. června 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(42532)||1995 OR|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,222|| align=right|4,83|| align=right|3,460||MBA||24. července 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(42533)||1995 SM19|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,057|| align=right|12,13|| align=right|4,247||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42534)||1995 UL7|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,219|| align=right|2,40|| align=right|3,727||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42535)||1995 VN9|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,096|| align=right|1,54|| align=right|3,988||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42536)||1995 VX13|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,041|| align=right|4,38|| align=right|4,159||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42537)||1995 WZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,128|| align=right|8,56|| align=right|4,122||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42538)||1995 WZ7|| align=right|13,8|| align=right|2,586|| align=right|0,176|| align=right|10,72|| align=right|4,158||MBA||29. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42539)||1995 WQ9|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,106|| align=right|3,51|| align=right|4,336||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42540)||1995 WX17|| align=right|16,4|| align=right|2,567|| align=right|0,101|| align=right|2,91|| align=right|4,111||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42541)||1996 AQ|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,090|| align=right|4,25|| align=right|4,626||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42542)||1996 AX|| align=right|13,9|| align=right|2,848|| align=right|0,103|| align=right|5,66|| align=right|4,806||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42543)||1996 BR|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,147|| align=right|10,66|| align=right|4,484||MBA||16. ledna 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(42544)||1996 EL2|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,050|| align=right|5,11|| align=right|4,975||MBA||11. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(42545)||1996 FR2|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,091|| align=right|8,82|| align=right|5,432||MBA||21. března 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(42546)||1996 GF1|| align=right|14,5|| align=right|2,234|| align=right|0,052|| align=right|2,93|| align=right|3,339||MBA||15. dubna 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(42547)||1996 GY19|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,120|| align=right|2,63|| align=right|5,793||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42548)||1996 HU12|| align=right|14,3|| align=right|2,355|| align=right|0,032|| align=right|5,90|| align=right|3,614||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42549)||1996 HJ17|| align=right|14,5|| align=right|2,488|| align=right|0,047|| align=right|5,18|| align=right|3,925||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42550)||1996 HU23|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,067|| align=right|5,70|| align=right|3,650||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42551)||1996 JH14|| align=right|14,1|| align=right|3,060|| align=right|0,052|| align=right|10,23|| align=right|5,352||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42552)||1996 RH25|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,183|| align=right|4,76|| align=right|3,617||MBA||11. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(42553)||1996 RN25|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,105|| align=right|5,97|| align=right|3,885||MBA||12. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42554)||1996 RJ28|| align=right|11,5|| align=right|5,159|| align=right|0,029|| align=right|17,49|| align=right|11,72||JUT||11. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(42555)||1996 RU31|| align=right|12,8|| align=right|5,233|| align=right|0,113|| align=right|6,45|| align=right|11,97||JUT||13. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(42556)||1996 TA8|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|0,23|| align=right|3,435||MBA||12. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(42557)||1996 TB67|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,061|| align=right|3,22|| align=right|3,502||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42558)||1996 VV15|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,135|| align=right|3,46|| align=right|3,681||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42559)||1996 VH28|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,139|| align=right|7,05|| align=right|3,631||MBA||11. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42560)||1996 VL30|| align=right|15,4|| align=right|2,187|| align=right|0,188|| align=right|5,86|| align=right|3,234||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(42561)||1996 XK6|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,145|| align=right|1,28|| align=right|3,785||MBA||3. prosince 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(42562)||1996 XZ17|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,196|| align=right|1,27|| align=right|3,435||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42563)||1996 XK22|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|3,07|| align=right|3,692||MBA||8. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42564)||1996 XF23|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,091|| align=right|7,14|| align=right|3,594||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42565)||1996 XF24|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,188|| align=right|11,11|| align=right|3,825||MBA||5. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42566)||1996 XQ25|| align=right|15,1|| align=right|2,369|| align=right|0,239|| align=right|6,00|| align=right|3,646||MBA||3. prosince 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(42567)||1996 XF33|| align=right|14,4|| align=right|2,323|| align=right|0,136|| align=right|7,39|| align=right|3,540||MBA||6. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42568)||1996 YC|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,211|| align=right|23,01|| align=right|3,809||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42569)||1996 YC1|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,150|| align=right|6,40|| align=right|3,909||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42570)||1996 YA2|| align=right|14,0|| align=right|2,442|| align=right|0,215|| align=right|9,78|| align=right|3,815||MBA||20. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42571)||1996 YL3|| align=right|14,2|| align=right|2,476|| align=right|0,125|| align=right|7,34|| align=right|3,895||MBA||18. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42572)||1997 AO|| align=right|13,9|| align=right|2,429|| align=right|0,204|| align=right|23,88|| align=right|3,785||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42573)||1997 AN1|| align=right|14,2|| align=right|2,666|| align=right|0,105|| align=right|12,20|| align=right|4,353||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42574)||1997 AE3|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,107|| align=right|14,88|| align=right|4,051||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42575)||1997 AD4|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,083|| align=right|3,55|| align=right|4,136||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42576)||1997 AP5|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,195|| align=right|5,46|| align=right|4,072||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42577)||1997 AB18|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,076|| align=right|6,59|| align=right|3,699||MBA||15. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42578)||1997 BD5|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,214|| align=right|2,12|| align=right|3,817||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42579)||1997 BV5|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,131|| align=right|0,08|| align=right|4,108||MBA||31. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(42580)||1997 CX22|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,071|| align=right|0,60|| align=right|4,049||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42581)||1997 CB29|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,009|| align=right|5,07|| align=right|4,222||MBA||7. února 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42582)||1997 EW4|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,083|| align=right|5,13|| align=right|4,548||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42583)||1997 EP33|| align=right|13,7|| align=right|2,621|| align=right|0,126|| align=right|23,46|| align=right|4,243||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(42584)||1997 ET46|| align=right|14,2|| align=right|3,033|| align=right|0,119|| align=right|10,06|| align=right|5,282||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42585)||1997 FJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,080|| align=right|12,31|| align=right|4,403||MBA||30. března 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(42586)||1997 FG3|| align=right|14,5|| align=right|2,715|| align=right|0,074|| align=right|4,92|| align=right|4,474||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(42587)||1997 GW6|| align=right|14,1|| align=right|2,753|| align=right|0,140|| align=right|16,93|| align=right|4,568||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(42588)||1997 GU15|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,033|| align=right|6,31|| align=right|3,255||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(42589)||1997 GP33|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,069|| align=right|2,89|| align=right|4,411||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(42590)||1997 GW34|| align=right|14,8|| align=right|2,742|| align=right|0,124|| align=right|8,05|| align=right|4,540||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(42591)||1997 GE42|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,168|| align=right|4,08|| align=right|4,555||MBA||9. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42592)||1997 HT|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|4,722||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42593)||1997 JQ|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,226|| align=right|7,84|| align=right|4,517||MBA||1. května 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(42594)||1997 JQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,806|| align=right|0,163|| align=right|8,46|| align=right|4,701||MBA||1. května 1997||Caussols||ODAS
|-
|(42595)||1997 PL|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,136|| align=right|6,12|| align=right|3,289||MBA||1. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(42596)||1997 SB|| align=right|16,7|| align=right|1,978|| align=right|0,096|| align=right|22,46|| align=right|2,782||MBA||18. září 1997||Modra||P. Zigo; A. Pravda
|-
|(42597)||1997 SR5|| align=right|15,5|| align=right|2,211|| align=right|0,060|| align=right|3,77|| align=right|3,287||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42598)||1997 UD8|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,182|| align=right|7,23|| align=right|3,725||MBA||29. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(42599)||1997 UT22|| align=right|12,9|| align=right|3,180|| align=right|0,247|| align=right|6,15|| align=right|5,669||MBA||25. října 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(42600)||1997 YF10|| align=right|13,7|| align=right|2,302|| align=right|0,244|| align=right|3,48|| align=right|3,491||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42601)||1998 AN10|| align=right|15,3|| align=right|2,239|| align=right|0,083|| align=right|2,98|| align=right|3,350||MBA||2. ledna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(42602)||1998 BX6|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,114|| align=right|5,28|| align=right|3,356||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42603)||1998 BP12|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,098|| align=right|4,35|| align=right|3,516||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42604)||1998 BT15|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,119|| align=right|6,31|| align=right|3,471||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42605)||1998 BR25|| align=right|16,5|| align=right|2,295|| align=right|0,121|| align=right|1,00|| align=right|3,477||MBA||27. ledna 1998||Kleť||Klet
|-
|(42606)||1998 DD|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,211|| align=right|7,31|| align=right|3,581||MBA||16. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42607)||1998 DQ10|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,170|| align=right|6,30|| align=right|3,508||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42608)||1998 DD24|| align=right|14,8|| align=right|2,231|| align=right|0,148|| align=right|5,00|| align=right|3,333||MBA||28. února 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(42609)||1998 DB34|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,297|| align=right|4,78|| align=right|3,631||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42610)||1998 DD35|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,149|| align=right|2,83|| align=right|3,627||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42611)||1998 EU1|| align=right|16,0|| align=right|2,439|| align=right|0,148|| align=right|2,54|| align=right|3,807||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42612)||1998 EL3|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,089|| align=right|5,16|| align=right|3,348||MBA||1. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42613)||1998 EC4|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,164|| align=right|3,99|| align=right|3,595||MBA||2. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42614)||1998 EY6|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,079|| align=right|1,25|| align=right|3,362||MBA||2. března 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Caronia
|-
|(42615)||1998 EV11|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,115|| align=right|6,66|| align=right|3,642||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42616)||1998 EX20|| align=right|15,2|| align=right|2,440|| align=right|0,132|| align=right|2,65|| align=right|3,812||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42617)||1998 FJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,051|| align=right|6,07|| align=right|3,450||MBA||20. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(42618)||1998 FM8|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,209|| align=right|6,11|| align=right|3,435||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42619)||1998 FE12|| align=right|16,8|| align=right|2,366|| align=right|0,220|| align=right|9,73|| align=right|3,639||MBA||25. března 1998||Kleť||Klet
|-
|(42620)||1998 FS13|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|6,57|| align=right|3,451||MBA||26. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42621)||1998 FW20|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,166|| align=right|2,52|| align=right|3,492||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42622)||1998 FF26|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,157|| align=right|1,27|| align=right|3,600||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42623)||1998 FT27|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,021|| align=right|1,98|| align=right|3,470||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42624)||1998 FJ28|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,086|| align=right|4,93|| align=right|3,523||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42625)||1998 FZ29|| align=right|15,3|| align=right|2,235|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|3,341||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42626)||1998 FU31|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,127|| align=right|0,75|| align=right|3,716||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42627)||1998 FF33|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,191|| align=right|3,95|| align=right|3,635||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42628)||1998 FH41|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,193|| align=right|2,19|| align=right|3,649||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42629)||1998 FL43|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,071|| align=right|5,27|| align=right|3,510||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42630)||1998 FE47|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,088|| align=right|6,69|| align=right|3,661||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42631)||1998 FR48|| align=right|15,7|| align=right|2,170|| align=right|0,178|| align=right|2,15|| align=right|3,197||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42632)||1998 FQ53|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,060|| align=right|2,43|| align=right|3,597||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42633)||1998 FW58|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,057|| align=right|8,80|| align=right|3,614||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42634)||1998 FF60|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,150|| align=right|2,82|| align=right|3,706||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42635)||1998 FS60|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,126|| align=right|1,16|| align=right|3,701||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42636)||1998 FO61|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,126|| align=right|2,74|| align=right|3,694||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42637)||1998 FZ61|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,135|| align=right|3,30|| align=right|3,509||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42638)||1998 FL62|| align=right|14,9|| align=right|2,360|| align=right|0,053|| align=right|4,73|| align=right|3,625||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42639)||1998 FW63|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,135|| align=right|3,33|| align=right|3,701||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42640)||1998 FX63|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,126|| align=right|3,42|| align=right|3,750||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42641)||1998 FD65|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,135|| align=right|4,33|| align=right|3,467||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42642)||1998 FQ66|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,145|| align=right|7,92|| align=right|3,530||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42643)||1998 FX66|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|2,07|| align=right|3,681||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42644)||1998 FE67|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,134|| align=right|7,33|| align=right|3,644||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42645)||1998 FW67|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,069|| align=right|3,81|| align=right|3,715||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42646)||1998 FF69|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,127|| align=right|0,97|| align=right|3,692||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42647)||1998 FY69|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,075|| align=right|4,90|| align=right|3,679||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42648)||1998 FR72|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,221|| align=right|2,77|| align=right|3,477||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42649)||1998 FM76|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,124|| align=right|4,60|| align=right|3,512||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42650)||1998 FZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,141|| align=right|3,85|| align=right|3,738||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42651)||1998 FF77|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,138|| align=right|5,95|| align=right|3,409||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42652)||1998 FS78|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,154|| align=right|4,65|| align=right|3,518||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42653)||1998 FE88|| align=right|14,5|| align=right|2,300|| align=right|0,086|| align=right|7,11|| align=right|3,486||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42654)||1998 FC107|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,175|| align=right|5,62|| align=right|3,716||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42655)||1998 FU108|| align=right|14,4|| align=right|2,330|| align=right|0,140|| align=right|5,78|| align=right|3,556||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42656)||1998 FU113|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,046|| align=right|4,95|| align=right|3,675||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42657)||1998 FC117|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,134|| align=right|5,70|| align=right|3,471||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42658)||1998 FQ118|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,052|| align=right|5,96|| align=right|3,649||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42659)||1998 FR121|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,046|| align=right|2,23|| align=right|3,603||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42660)||1998 FR126|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,054|| align=right|7,44|| align=right|3,611||MBA||29. března 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42661)||1998 FT126|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,127|| align=right|12,43|| align=right|4,438||MBA||29. března 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42662)||1998 FQ133|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,173|| align=right|4,15|| align=right|3,485||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42663)||1998 FD134|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,133|| align=right|2,06|| align=right|3,721||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42664)||1998 FG143|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,042|| align=right|7,58|| align=right|4,342||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42665)||1998 HF4|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,134|| align=right|6,93|| align=right|3,724||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42666)||1998 HU6|| align=right|14,6|| align=right|2,397|| align=right|0,193|| align=right|6,48|| align=right|3,711||MBA||22. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42667)||1998 HK20|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,190|| align=right|3,99|| align=right|3,475||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42668)||1998 HR20|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,138|| align=right|5,72|| align=right|3,571||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42669)||1998 HH33|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,159|| align=right|4,63|| align=right|3,732||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42670)||1998 HY35|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,133|| align=right|2,91|| align=right|3,463||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42671)||1998 HQ68|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,123|| align=right|6,26|| align=right|3,605||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42672)||1998 HL91|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,135|| align=right|6,86|| align=right|3,598||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42673)||1998 HL94|| align=right|15,8|| align=right|2,515|| align=right|0,087|| align=right|0,82|| align=right|3,988||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42674)||1998 HS95|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,139|| align=right|2,80|| align=right|3,806||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42675)||1998 HW119|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,068|| align=right|7,32|| align=right|3,717||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42676)||1998 HS121|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,111|| align=right|10,31|| align=right|4,591||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42677)||1998 HY129|| align=right|16,6|| align=right|2,390|| align=right|0,149|| align=right|1,29|| align=right|3,694||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42678)||1998 HR130|| align=right|16,6|| align=right|2,430|| align=right|0,147|| align=right|0,75|| align=right|3,786||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42679)||1998 HL138|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,136|| align=right|6,45|| align=right|3,551||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42680)||1998 HL143|| align=right|14,6|| align=right|2,263|| align=right|0,094|| align=right|5,76|| align=right|3,403||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42681)||1998 HV143|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,121|| align=right|7,52|| align=right|3,746||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42682)||1998 HF145|| align=right|14,9|| align=right|2,429|| align=right|0,071|| align=right|7,43|| align=right|3,786||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42683)||1998 HS148|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,148|| align=right|0,82|| align=right|4,059||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42684)||1998 HQ150|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|3,23|| align=right|3,630||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42685)||1998 JY|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,260|| align=right|24,35|| align=right|3,539||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42686)||1998 JH1|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,051|| align=right|8,04|| align=right|3,837||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42687)||1998 JS1|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,104|| align=right|6,12|| align=right|3,780||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42688)||1998 JV4|| align=right|14,9|| align=right|2,383|| align=right|0,179|| align=right|4,88|| align=right|3,678||MBA||1. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42689)||1998 KX|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,114|| align=right|7,54|| align=right|4,066||MBA||23. května 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(42690)||1998 KY5|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,160|| align=right|6,85|| align=right|3,691||MBA||24. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42691)||1998 KT11|| align=right|15,9|| align=right|2,526|| align=right|0,077|| align=right|10,15|| align=right|4,014||MBA||23. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42692)||1998 KG35|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,199|| align=right|5,65|| align=right|4,011||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42693)||1998 KQ38|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,140|| align=right|2,55|| align=right|3,636||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42694)||1998 KQ44|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,105|| align=right|5,52|| align=right|3,720||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42695)||1998 KM54|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,128|| align=right|10,90|| align=right|4,147||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42696)||1998 KO62|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,114|| align=right|4,58|| align=right|3,670||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42697)||1998 LP2|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,109|| align=right|13,49|| align=right|4,019||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42698)||1998 MB1|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,124|| align=right|2,88|| align=right|3,603||MBA||19. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42699)||1998 MO8|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,264|| align=right|7,51|| align=right|4,056||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42700)||1998 MO10|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,088|| align=right|15,40|| align=right|5,242||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42701)||1998 MD13|| align=right|13,4|| align=right|2,534|| align=right|0,216|| align=right|8,81|| align=right|4,033||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42702)||1998 ME19|| align=right|14,3|| align=right|2,533|| align=right|0,043|| align=right|10,65|| align=right|4,030||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42703)||1998 MM29|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,114|| align=right|13,97|| align=right|4,330||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42704)||1998 MB32|| align=right|13,8|| align=right|2,569|| align=right|0,047|| align=right|15,74|| align=right|4,116||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42705)||1998 OW8|| align=right|15,3|| align=right|2,693|| align=right|0,289|| align=right|2,16|| align=right|4,420||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42706)||1998 QY|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,165|| align=right|14,07|| align=right|4,114||MBA||19. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(42707)||1998 QM2|| align=right|13,9|| align=right|2,349|| align=right|0,085|| align=right|5,19|| align=right|3,599||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42708)||1998 QD11|| align=right|13,6|| align=right|2,623|| align=right|0,203|| align=right|18,83|| align=right|4,248||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42709)||1998 QM17|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,166|| align=right|4,21|| align=right|4,503||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42710)||1998 QD20|| align=right|14,0|| align=right|2,940|| align=right|0,092|| align=right|11,03|| align=right|5,041||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42711)||1998 QY25|| align=right|13,3|| align=right|3,151|| align=right|0,131|| align=right|18,31|| align=right|5,593||MBA||25. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42712)||1998 QX28|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,225|| align=right|17,12|| align=right|5,489||MBA||23. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42713)||1998 QS33|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,067|| align=right|5,27|| align=right|5,341||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42714)||1998 QW38|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,186|| align=right|7,01|| align=right|4,197||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42715)||1998 QE44|| align=right|16,2|| align=right|2,152|| align=right|0,208|| align=right|2,56|| align=right|3,156||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42716)||1998 QQ44|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,133|| align=right|4,00|| align=right|5,359||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42717)||1998 QM47|| align=right|13,7|| align=right|3,055|| align=right|0,147|| align=right|11,17|| align=right|5,339||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42718)||1998 QU52|| align=right|13,7|| align=right|3,033|| align=right|0,117|| align=right|7,50|| align=right|5,281||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42719)||1998 QL66|| align=right|13,7|| align=right|2,644|| align=right|0,154|| align=right|12,13|| align=right|4,298||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42720)||1998 QH69|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,285|| align=right|12,81|| align=right|4,112||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42721)||1998 QM70|| align=right|14,4|| align=right|2,606|| align=right|0,179|| align=right|12,22|| align=right|4,205||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42722)||1998 QX70|| align=right|13,8|| align=right|2,988|| align=right|0,126|| align=right|9,54|| align=right|5,166||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42723)||1998 QL73|| align=right|13,6|| align=right|3,046|| align=right|0,062|| align=right|9,43|| align=right|5,316||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42724)||1998 QJ76|| align=right|13,2|| align=right|2,702|| align=right|0,166|| align=right|12,31|| align=right|4,440||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42725)||1998 QK80|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,134|| align=right|13,54|| align=right|4,271||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42726)||1998 QW84|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,045|| align=right|10,70|| align=right|4,364||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42727)||1998 QX85|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,187|| align=right|15,01|| align=right|5,696||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42728)||1998 QX86|| align=right|13,6|| align=right|3,087|| align=right|0,164|| align=right|15,07|| align=right|5,424||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42729)||1998 QE90|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,195|| align=right|13,51|| align=right|4,420||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42730)||1998 QE106|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,235|| align=right|3,81|| align=right|4,217||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42731)||1998 QJ106|| align=right|13,7|| align=right|2,964|| align=right|0,081|| align=right|10,34|| align=right|5,101||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42732)||1998 RD1|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,087|| align=right|8,67|| align=right|5,646||MBA||12. září 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42733)||1998 RH2|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,201|| align=right|4,46|| align=right|4,299||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42734)||1998 RH19|| align=right|14,6|| align=right|2,888|| align=right|0,164|| align=right|6,54|| align=right|4,907||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42735)||1998 RZ19|| align=right|14,9|| align=right|2,842|| align=right|0,130|| align=right|15,22|| align=right|4,791||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42736)||1998 RJ25|| align=right|14,5|| align=right|2,897|| align=right|0,158|| align=right|1,24|| align=right|4,930||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42737)||1998 RJ45|| align=right|13,2|| align=right|3,118|| align=right|0,087|| align=right|1,74|| align=right|5,505||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42738)||1998 RK46|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,183|| align=right|3,72|| align=right|5,448||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42739)||1998 RJ57|| align=right|14,9|| align=right|3,071|| align=right|0,110|| align=right|2,10|| align=right|5,382||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42740)||1998 RY62|| align=right|13,8|| align=right|3,169|| align=right|0,088|| align=right|9,24|| align=right|5,640||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42741)||1998 RW65|| align=right|14,7|| align=right|2,883|| align=right|0,075|| align=right|0,99|| align=right|4,895||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42742)||1998 RT66|| align=right|13,1|| align=right|3,032|| align=right|0,081|| align=right|7,31|| align=right|5,280||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42743)||1998 RP73|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,069|| align=right|3,42|| align=right|4,570||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42744)||1998 RH74|| align=right|13,0|| align=right|3,038|| align=right|0,153|| align=right|3,80|| align=right|5,295||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42745)||1998 RK77|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,079|| align=right|7,32|| align=right|4,624||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42746)||1998 SV8|| align=right|15,1|| align=right|3,230|| align=right|0,101|| align=right|0,93|| align=right|5,803||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42747) Fuser||1998 SU10|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,152|| align=right|0,55|| align=right|5,559||MBA||21. září 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(42748) Andrisani||1998 SV10|| align=right|14,8|| align=right|2,850|| align=right|0,254|| align=right|2,18|| align=right|4,811||MBA||21. září 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(42749)||1998 SL25|| align=right|14,4|| align=right|3,034|| align=right|0,194|| align=right|8,49|| align=right|5,285||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42750)||1998 SO53|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,111|| align=right|8,97|| align=right|5,508||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42751)||1998 SP55|| align=right|15,1|| align=right|2,878|| align=right|0,144|| align=right|3,29|| align=right|4,880||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42752)||1998 SV55|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,128|| align=right|1,47|| align=right|5,686||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42753)||1998 SS59|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,143|| align=right|7,43|| align=right|5,477||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42754)||1998 SN60|| align=right|14,1|| align=right|3,067|| align=right|0,098|| align=right|2,86|| align=right|5,371||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42755)||1998 ST61|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,109|| align=right|12,83|| align=right|5,433||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42756)||1998 SA63|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,068|| align=right|7,81|| align=right|5,729||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42757)||1998 SY67|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,067|| align=right|8,57|| align=right|5,729||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42758)||1998 SD72|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,261|| align=right|2,53|| align=right|5,157||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42759)||1998 SR73|| align=right|13,7|| align=right|3,145|| align=right|0,241|| align=right|8,99|| align=right|5,576||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42760)||1998 SY78|| align=right|15,0|| align=right|2,999|| align=right|0,116|| align=right|0,86|| align=right|5,193||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42761)||1998 SK104|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,079|| align=right|9,66|| align=right|4,353||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42762)||1998 SB116|| align=right|14,0|| align=right|3,094|| align=right|0,230|| align=right|5,42|| align=right|5,443||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42763)||1998 SV119|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,274|| align=right|3,73|| align=right|3,527||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42764)||1998 SJ122|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,136|| align=right|5,70|| align=right|5,643||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42765)||1998 SR137|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,128|| align=right|6,21|| align=right|5,362||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42766)||1998 SN143|| align=right|14,0|| align=right|3,094|| align=right|0,079|| align=right|9,14|| align=right|5,441||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42767)||1998 SJ150|| align=right|13,5|| align=right|3,429|| align=right|0,031|| align=right|11,45|| align=right|6,348||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42768)||1998 SA168|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,281|| align=right|7,87|| align=right|4,613||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42769)||1998 TA1|| align=right|14,2|| align=right|3,111|| align=right|0,173|| align=right|1,23|| align=right|5,485||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42770)||1998 TH5|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,189|| align=right|2,86|| align=right|5,519||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42771)||1998 TB32|| align=right|13,9|| align=right|3,114|| align=right|0,147|| align=right|13,57|| align=right|5,495||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42772)||1998 TJ34|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,160|| align=right|5,96|| align=right|5,451||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42773)||1998 UN15|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,197|| align=right|1,92|| align=right|5,639||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42774)||1998 UZ20|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,134|| align=right|6,28|| align=right|3,560||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42775) Bianchini||1998 UO23|| align=right|13,2|| align=right|3,136|| align=right|0,254|| align=right|22,85|| align=right|5,552||MBA||26. října 1998||Cima Ekar||U. Munari; F. Castellani
|-
|(42776)||1998 UV26|| align=right|12,9|| align=right|3,164|| align=right|0,036|| align=right|10,33|| align=right|5,626||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42777)||1998 UY30|| align=right|13,8|| align=right|3,208|| align=right|0,130|| align=right|7,71|| align=right|5,744||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42778)||1998 UC33|| align=right|14,1|| align=right|2,759|| align=right|0,169|| align=right|8,35|| align=right|4,583||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42779)||1998 VD13|| align=right|13,9|| align=right|2,895|| align=right|0,069|| align=right|3,26|| align=right|4,924||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42780)||1998 VW17|| align=right|13,6|| align=right|3,136|| align=right|0,116|| align=right|14,55|| align=right|5,552||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42781)||1998 VL28|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,177|| align=right|9,25|| align=right|3,719||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42782)||1998 VC48|| align=right|13,8|| align=right|3,229|| align=right|0,075|| align=right|7,87|| align=right|5,801||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42783)||1998 VV53|| align=right|12,1|| align=right|3,190|| align=right|0,078|| align=right|21,11|| align=right|5,695||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42784)||1998 WD1|| align=right|13,1|| align=right|3,218|| align=right|0,158|| align=right|20,66|| align=right|5,771||MBA||16. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(42785)||1998 WJ1|| align=right|13,9|| align=right|2,316|| align=right|0,235|| align=right|25,52|| align=right|3,524||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(42786)||1998 WU4|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,099|| align=right|22,25|| align=right|3,761||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(42787)||1998 WC16|| align=right|13,1|| align=right|2,983|| align=right|0,097|| align=right|11,45|| align=right|5,152||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42788)||1998 XF13|| align=right|14,0|| align=right|2,844|| align=right|0,167|| align=right|4,74|| align=right|4,796||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42789)||1998 XP74|| align=right|14,5|| align=right|2,449|| align=right|0,135|| align=right|5,45|| align=right|3,832||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42790)||1998 XS93|| align=right|12,7|| align=right|2,551|| align=right|0,134|| align=right|14,08|| align=right|4,075||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(42791)||1999 AD6|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,218|| align=right|8,18|| align=right|4,122||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42792)||1999 AM13|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,113|| align=right|6,54|| align=right|3,486||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42793)||1999 BN5|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,338|| align=right|5,96|| align=right|4,363||MBA||19. ledna 1999||Grasslands||J. McGaha
|-
|(42794)||1999 BL18|| align=right|13,8|| align=right|2,461|| align=right|0,128|| align=right|10,18|| align=right|3,860||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42795)||1999 CO12|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,115|| align=right|8,19|| align=right|3,401||MBA||14. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(42796)||1999 CP53|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,170|| align=right|2,98|| align=right|3,409||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42797)||1999 CL76|| align=right|13,0|| align=right|2,618|| align=right|0,133|| align=right|14,29|| align=right|4,234||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42798)||1999 DH2|| align=right|14,2|| align=right|2,326|| align=right|0,143|| align=right|6,23|| align=right|3,548||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42799)||1999 DV5|| align=right|12,9|| align=right|2,712|| align=right|0,195|| align=right|15,75|| align=right|4,465||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42800)||1999 FB28|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,054|| align=right|21,80|| align=right|4,432||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42801)||1999 FK41|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,295|| align=right|15,08|| align=right|4,176||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42802)||1999 GE15|| align=right|14,2|| align=right|2,422|| align=right|0,167|| align=right|9,09|| align=right|3,769||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42803)||1999 GG21|| align=right|12,6|| align=right|2,768|| align=right|0,140|| align=right|10,30|| align=right|4,606||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42804)||1999 GQ33|| align=right|14,4|| align=right|2,221|| align=right|0,125|| align=right|6,52|| align=right|3,309||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42805)||1999 JU1|| align=right|15,2|| align=right|2,157|| align=right|0,251|| align=right|6,25|| align=right|3,168||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(42806)||1999 JR3|| align=right|14,5|| align=right|1,928|| align=right|0,041|| align=right|21,71|| align=right|2,676||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42807)||1999 JM12|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,245|| align=right|13,04|| align=right|3,623||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(42808)||1999 JZ13|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,190|| align=right|24,53|| align=right|3,537||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42809)||1999 JJ20|| align=right|12,5|| align=right|3,348|| align=right|0,051|| align=right|11,83|| align=right|6,125||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42810)||1999 JP72|| align=right|14,2|| align=right|2,357|| align=right|0,141|| align=right|10,33|| align=right|3,618||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42811)||1999 JN81|| align=right|13,9|| align=right|1,844|| align=right|0,143|| align=right|24,09|| align=right|2,504||MBA||7. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42812)||1999 JC94|| align=right|13,5|| align=right|2,802|| align=right|0,164|| align=right|9,18|| align=right|4,690||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42813)||1999 JU121|| align=right|13,8|| align=right|2,289|| align=right|0,027|| align=right|9,54|| align=right|3,462||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42814)||1999 LR13|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,205|| align=right|5,79|| align=right|3,760||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42815)||1999 LH32|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,198|| align=right|1,47|| align=right|3,667||MBA||15. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42816)||1999 NZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,271|| align=right|15,82|| align=right|4,573||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42817)||1999 NB4|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,210|| align=right|5,01|| align=right|3,414||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42818)||1999 NU4|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|2,88|| align=right|3,397||MBA||12. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42819)||1999 NF5|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,207|| align=right|1,66|| align=right|3,618||MBA||15. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42820)||1999 NA7|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,126|| align=right|2,94|| align=right|3,513||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42821)||1999 NV11|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,264|| align=right|4,51|| align=right|3,478||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42822)||1999 NT13|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,210|| align=right|3,91|| align=right|3,196||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42823)||1999 NO15|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,165|| align=right|1,97|| align=right|3,234||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42824)||1999 NF16|| align=right|14,1|| align=right|2,302|| align=right|0,125|| align=right|6,56|| align=right|3,492||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42825)||1999 NK26|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,038|| align=right|5,40|| align=right|3,287||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42826)||1999 NX26|| align=right|15,9|| align=right|2,187|| align=right|0,107|| align=right|6,95|| align=right|3,233||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42827)||1999 NC36|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,104|| align=right|4,35|| align=right|3,296||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42828)||1999 NH39|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,180|| align=right|1,23|| align=right|3,326||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42829)||1999 NN39|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,141|| align=right|4,92|| align=right|3,694||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42830)||1999 NE40|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,165|| align=right|3,98|| align=right|3,405||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42831)||1999 NF43|| align=right|14,4|| align=right|2,484|| align=right|0,281|| align=right|10,06|| align=right|3,914||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42832)||1999 NL44|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,163|| align=right|14,10|| align=right|3,560||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42833)||1999 NH48|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,206|| align=right|10,61|| align=right|4,258||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42834)||1999 NU48|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,193|| align=right|6,15|| align=right|3,357||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42835)||1999 NS56|| align=right|13,2|| align=right|2,616|| align=right|0,132|| align=right|13,79|| align=right|4,230||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42836)||1999 OO3|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,219|| align=right|11,95|| align=right|4,024||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42837)||1999 PR1|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,074|| align=right|2,18|| align=right|3,808||MBA||9. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(42838)||1999 PP3|| align=right|14,2|| align=right|2,553|| align=right|0,198|| align=right|5,04|| align=right|4,079||MBA||13. srpna 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(42839)||1999 PP6|| align=right|16,3|| align=right|2,223|| align=right|0,186|| align=right|4,58|| align=right|3,314||MBA||7. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42840)||1999 RU|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,186|| align=right|4,84|| align=right|3,542||MBA||4. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(42841)||1999 RO3|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,185|| align=right|4,28|| align=right|3,230||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(42842)||1999 RK9|| align=right|15,5|| align=right|2,194|| align=right|0,164|| align=right|2,67|| align=right|3,248||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42843)||1999 RV11|| align=right|13,9|| align=right|2,333|| align=right|0,263|| align=right|22,50|| align=right|3,563||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42844)||1999 RC12|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|7,54|| align=right|3,412||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42845)||1999 RV16|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,184|| align=right|1,85|| align=right|3,729||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42846)||1999 RJ26|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,175|| align=right|4,53|| align=right|3,551||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42847)||1999 RC43|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,260|| align=right|22,65|| align=right|3,422||MBA||11. září 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42848)||1999 RT43|| align=right|14,3|| align=right|3,099|| align=right|0,167|| align=right|2,47|| align=right|5,454||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42849) Podjavorinská||1999 RK44|| align=right|14,8|| align=right|2,791|| align=right|0,220|| align=right|5,50|| align=right|4,663||MBA||15. září 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(42850)||1999 RS50|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,209|| align=right|3,23|| align=right|3,628||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42851)||1999 RA51|| align=right|14,1|| align=right|2,437|| align=right|0,094|| align=right|5,93|| align=right|3,804||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42852)||1999 RX52|| align=right|13,3|| align=right|2,656|| align=right|0,212|| align=right|14,42|| align=right|4,327||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42853)||1999 RP69|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,117|| align=right|3,20|| align=right|3,685||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42854)||1999 RV70|| align=right|15,3|| align=right|2,906|| align=right|0,012|| align=right|1,28|| align=right|4,952||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42855)||1999 RF72|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,179|| align=right|5,79|| align=right|3,658||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42856)||1999 RO73|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,150|| align=right|12,37|| align=right|4,078||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42857)||1999 RS84|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,185|| align=right|5,26|| align=right|3,483||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42858)||1999 RL88|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,142|| align=right|5,86|| align=right|3,621||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42859)||1999 RB89|| align=right|13,1|| align=right|2,886|| align=right|0,141|| align=right|13,58|| align=right|4,903||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42860)||1999 RC90|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|4,377||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42861)||1999 RQ90|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,172|| align=right|6,00|| align=right|3,500||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42862)||1999 RH97|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,098|| align=right|3,89|| align=right|4,134||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42863)||1999 RD99|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,169|| align=right|11,67|| align=right|4,183||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42864)||1999 RY101|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,107|| align=right|5,87|| align=right|3,679||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42865)||1999 RR103|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,119|| align=right|5,55|| align=right|3,751||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42866)||1999 RJ104|| align=right|14,6|| align=right|2,354|| align=right|0,145|| align=right|6,26|| align=right|3,612||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42867)||1999 RO113|| align=right|13,0|| align=right|2,766|| align=right|0,234|| align=right|14,16|| align=right|4,599||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42868)||1999 RT115|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,167|| align=right|10,82|| align=right|3,749||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42869)||1999 RD117|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,096|| align=right|3,40|| align=right|3,260||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42870)||1999 RM120|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,054|| align=right|4,23|| align=right|4,482||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42871)||1999 RA123|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,116|| align=right|5,15|| align=right|3,579||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42872)||1999 RB124|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,198|| align=right|7,95|| align=right|3,339||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42873)||1999 RV127|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,125|| align=right|6,14|| align=right|3,731||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42874)||1999 RM128|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,070|| align=right|6,40|| align=right|3,642||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42875)||1999 RO128|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,061|| align=right|5,66|| align=right|3,767||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42876)||1999 RS132|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,111|| align=right|5,96|| align=right|3,459||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42877)||1999 RW133|| align=right|15,3|| align=right|2,316|| align=right|0,140|| align=right|5,43|| align=right|3,525||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42878)||1999 RT135|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,211|| align=right|2,54|| align=right|3,386||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42879)||1999 RD136|| align=right|17,1|| align=right|2,316|| align=right|0,216|| align=right|1,54|| align=right|3,523||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42880)||1999 RX138|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,197|| align=right|5,06|| align=right|3,431||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42881)||1999 RD145|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,233|| align=right|5,25|| align=right|3,319||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42882)||1999 RZ145|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|5,60|| align=right|3,516||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42883)||1999 RJ146|| align=right|15,2|| align=right|2,195|| align=right|0,040|| align=right|3,80|| align=right|3,251||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42884)||1999 RF148|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,172|| align=right|2,67|| align=right|3,352||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42885)||1999 RZ148|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,109|| align=right|6,08|| align=right|3,763||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42886)||1999 RL150|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,184|| align=right|4,02|| align=right|3,465||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42887)||1999 RV155|| align=right|15,4|| align=right|2,142|| align=right|0,242|| align=right|2,87|| align=right|3,134||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42888)||1999 RH163|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,034|| align=right|8,80|| align=right|4,035||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42889)||1999 RW164|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,107|| align=right|6,18|| align=right|3,693||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42890)||1999 RG167|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,133|| align=right|5,84|| align=right|4,113||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42891)||1999 RH169|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,137|| align=right|5,20|| align=right|3,451||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42892)||1999 RF180|| align=right|13,5|| align=right|2,627|| align=right|0,112|| align=right|13,35|| align=right|4,257||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42893)||1999 RQ180|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,194|| align=right|4,62|| align=right|3,662||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42894)||1999 RM181|| align=right|15,7|| align=right|2,225|| align=right|0,162|| align=right|1,71|| align=right|3,318||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42895)||1999 RK182|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,183|| align=right|3,99|| align=right|3,391||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42896)||1999 RX182|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,157|| align=right|2,83|| align=right|4,116||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42897)||1999 RZ187|| align=right|16,0|| align=right|2,261|| align=right|0,067|| align=right|2,39|| align=right|3,399||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42898)||1999 RC190|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,186|| align=right|2,97|| align=right|3,599||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42899)||1999 RV193|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,168|| align=right|5,32|| align=right|4,315||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42900)||1999 RB195|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,217|| align=right|5,66|| align=right|3,528||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42901)||1999 RN196|| align=right|15,3|| align=right|2,164|| align=right|0,192|| align=right|4,16|| align=right|3,184||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42902)||1999 RM197|| align=right|12,6|| align=right|3,439|| align=right|0,130|| align=right|8,03|| align=right|6,375||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42903)||1999 RL200|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,123|| align=right|12,96|| align=right|4,185||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42904)||1999 RV202|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,064|| align=right|9,85|| align=right|4,286||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42905)||1999 RC203|| align=right|13,6|| align=right|2,585|| align=right|0,133|| align=right|13,96|| align=right|4,156||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42906)||1999 RK212|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,033|| align=right|13,92|| align=right|4,193||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42907)||1999 RN212|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,038|| align=right|10,13|| align=right|4,268||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42908)||1999 RL214|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,201|| align=right|7,11|| align=right|3,514||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42909)||1999 RH218|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,090|| align=right|1,01|| align=right|3,454||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42910)||1999 RB221|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,231|| align=right|10,04|| align=right|3,709||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42911)||1999 RJ221|| align=right|15,7|| align=right|2,184|| align=right|0,144|| align=right|4,79|| align=right|3,226||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42912)||1999 RQ221|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,135|| align=right|7,16|| align=right|3,419||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(42913)||1999 RW223|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,102|| align=right|11,67|| align=right|4,310||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(42914)||1999 RA232|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,134|| align=right|6,40|| align=right|3,243||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42915)||1999 RD232|| align=right|14,7|| align=right|2,287|| align=right|0,132|| align=right|6,91|| align=right|3,457||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42916)||1999 RH238|| align=right|15,3|| align=right|2,407|| align=right|0,122|| align=right|6,91|| align=right|3,734||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(42917)||1999 SU1|| align=right|13,2|| align=right|2,725|| align=right|0,137|| align=right|12,54|| align=right|4,498||MBA||21. září 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(42918)||1999 SK4|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,116|| align=right|6,69|| align=right|3,673||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42919)||1999 SS4|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,224|| align=right|0,69|| align=right|3,584||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42920)||1999 SA8|| align=right|14,1|| align=right|2,268|| align=right|0,072|| align=right|6,52|| align=right|3,414||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42921)||1999 SH8|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,088|| align=right|8,61|| align=right|3,426||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42922)||1999 SP8|| align=right|12,7|| align=right|2,807|| align=right|0,143|| align=right|10,32|| align=right|4,702||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42923)||1999 SR18|| align=right|14,1|| align=right|2,227|| align=right|0,186|| align=right|6,81|| align=right|3,323||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42924) Betlem||1999 TJ2|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,221|| align=right|2,87|| align=right|3,615||MBA||2. října 1999||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(42925)||1999 TC6|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,118|| align=right|7,29|| align=right|3,741||MBA||6. října 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(42926)||1999 TJ7|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,180|| align=right|2,66|| align=right|3,669||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(42927)||1999 TP7|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,243|| align=right|12,07|| align=right|3,681||MBA||7. října 1999||Powell||Powell
|-
|(42928)||1999 TX7|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,214|| align=right|22,70|| align=right|3,469||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42929)||1999 TW9|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,212|| align=right|1,90|| align=right|3,698||MBA||8. října 1999||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(42930)||1999 TM11|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,218|| align=right|24,49|| align=right|3,471||MBA||6. října 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42931)||1999 TG17|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,183|| align=right|9,30|| align=right|4,206||MBA||15. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42932)||1999 TF19|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,172|| align=right|13,35|| align=right|4,410||MBA||12. října 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(42933)||1999 TR19|| align=right|14,3|| align=right|2,675|| align=right|0,190|| align=right|27,12|| align=right|4,374||MBA||15. října 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42934)||1999 TL25|| align=right|16,2|| align=right|2,434|| align=right|0,187|| align=right|3,31|| align=right|3,796||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42935)||1999 TS26|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,209|| align=right|1,40|| align=right|3,739||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42936)||1999 TL27|| align=right|14,9|| align=right|2,928|| align=right|0,075|| align=right|1,13|| align=right|5,009||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42937)||1999 TU28|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,073|| align=right|1,67|| align=right|4,530||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42938)||1999 TY30|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,038|| align=right|1,99|| align=right|4,401||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42939)||1999 TJ31|| align=right|14,5|| align=right|2,666|| align=right|0,025|| align=right|1,24|| align=right|4,353||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42940)||1999 TP38|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,231|| align=right|8,96|| align=right|5,359||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42941)||1999 TX74|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,118|| align=right|2,84|| align=right|3,747||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42942)||1999 TK77|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,208|| align=right|2,51|| align=right|3,697||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(42943)||1999 TH92|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,230|| align=right|3,81|| align=right|3,430||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42944)||1999 TQ93|| align=right|15,0|| align=right|2,385|| align=right|0,227|| align=right|3,23|| align=right|3,683||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42945)||1999 TW94|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,037|| align=right|7,90|| align=right|4,144||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42946)||1999 TU95|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,074|| align=right|4,69|| align=right|4,114||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42947)||1999 TB98|| align=right|14,3|| align=right|2,409|| align=right|0,121|| align=right|7,11|| align=right|3,738||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42948)||1999 TR98|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,074|| align=right|6,37|| align=right|3,488||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42949)||1999 TV100|| align=right|15,0|| align=right|2,473|| align=right|0,185|| align=right|9,83|| align=right|3,888||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42950)||1999 TF101|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,141|| align=right|7,54|| align=right|3,720||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42951)||1999 TU101|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,153|| align=right|7,91|| align=right|3,419||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42952)||1999 TV102|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|16,35|| align=right|4,102||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42953)||1999 TK109|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,071|| align=right|5,75|| align=right|3,529||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42954)||1999 TK118|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,128|| align=right|4,84|| align=right|3,626||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42955)||1999 TK121|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,229|| align=right|2,53|| align=right|3,610||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42956)||1999 TH122|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,248|| align=right|5,04|| align=right|3,427||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42957)||1999 TK122|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,109|| align=right|12,59|| align=right|4,170||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42958)||1999 TB127|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,251|| align=right|3,99|| align=right|3,473||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42959)||1999 TC136|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,043|| align=right|1,68|| align=right|4,245||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42960)||1999 TJ139|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,161|| align=right|1,84|| align=right|3,759||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42961)||1999 TD140|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,108|| align=right|14,43|| align=right|4,065||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42962)||1999 TQ140|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,184|| align=right|2,44|| align=right|3,797||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42963)||1999 TH144|| align=right|13,6|| align=right|2,693|| align=right|0,112|| align=right|13,55|| align=right|4,418||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42964)||1999 TD147|| align=right|15,7|| align=right|2,511|| align=right|0,026|| align=right|4,25|| align=right|3,978||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42965)||1999 TH151|| align=right|14,4|| align=right|2,706|| align=right|0,045|| align=right|4,51|| align=right|4,449||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42966)||1999 TR151|| align=right|14,6|| align=right|2,784|| align=right|0,041|| align=right|2,79|| align=right|4,645||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42967)||1999 TR164|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,218|| align=right|5,48|| align=right|3,643||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42968)||1999 TT165|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,064|| align=right|12,59|| align=right|4,223||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42969)||1999 TD173|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,078|| align=right|5,59|| align=right|4,173||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42970)||1999 TD174|| align=right|14,4|| align=right|2,627|| align=right|0,106|| align=right|3,62|| align=right|4,258||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42971)||1999 TW180|| align=right|15,4|| align=right|2,520|| align=right|0,168|| align=right|3,61|| align=right|4,001||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42972)||1999 TA181|| align=right|14,1|| align=right|2,585|| align=right|0,133|| align=right|14,07|| align=right|4,157||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42973)||1999 TU184|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,189|| align=right|16,64|| align=right|4,107||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42974)||1999 TX186|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,029|| align=right|13,57|| align=right|4,211||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42975)||1999 TW196|| align=right|14,4|| align=right|2,773|| align=right|0,076|| align=right|5,55|| align=right|4,617||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42976)||1999 TL211|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,054|| align=right|3,97|| align=right|4,295||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42977)||1999 TH216|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,227|| align=right|2,78|| align=right|3,790||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42978)||1999 TL219|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,065|| align=right|8,58|| align=right|4,492||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42979)||1999 TR220|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,145|| align=right|6,04|| align=right|3,717||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42980)||1999 TM224|| align=right|14,6|| align=right|2,739|| align=right|0,128|| align=right|3,95|| align=right|4,533||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42981) Jenniskens||1999 TY224|| align=right|15,2|| align=right|2,537|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|4,039||MBA||2. října 1999||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(42982)||1999 TC227|| align=right|15,7|| align=right|2,476|| align=right|0,144|| align=right|8,76|| align=right|3,897||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42983)||1999 TJ228|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,125|| align=right|2,01|| align=right|3,739||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42984)||1999 TU228|| align=right|15,3|| align=right|2,519|| align=right|0,189|| align=right|4,10|| align=right|3,998||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42985)||1999 TR230|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,207|| align=right|9,77|| align=right|5,573||MBA||4. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42986)||1999 TP231|| align=right|14,0|| align=right|2,708|| align=right|0,157|| align=right|11,87|| align=right|4,455||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42987)||1999 TB242|| align=right|14,0|| align=right|2,626|| align=right|0,128|| align=right|13,95|| align=right|4,255||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42988)||1999 TK242|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,016|| align=right|6,82|| align=right|4,342||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42989)||1999 TO245|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,092|| align=right|10,84|| align=right|4,460||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(42990)||1999 TM251|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,102|| align=right|15,30|| align=right|4,268||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42991)||1999 TY251|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|7,47|| align=right|3,695||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42992)||1999 TH260|| align=right|16,2|| align=right|2,543|| align=right|0,124|| align=right|1,80|| align=right|4,056||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42993)||1999 TP270|| align=right|13,6|| align=right|2,769|| align=right|0,157|| align=right|8,76|| align=right|4,607||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42994)||1999 TY273|| align=right|14,1|| align=right|2,580|| align=right|0,249|| align=right|8,14|| align=right|4,144||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42995)||1999 TR284|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,106|| align=right|10,81|| align=right|4,208||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42996)||1999 TB291|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,166|| align=right|12,55|| align=right|4,108||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(42997)||1999 UM1|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,155|| align=right|5,61|| align=right|3,619||MBA||18. října 1999||Kleť||Klet
|-
|(42998)||1999 UV1|| align=right|13,6|| align=right|2,566|| align=right|0,146|| align=right|6,77|| align=right|4,110||MBA||17. října 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(42999)||1999 UQ2|| align=right|14,5|| align=right|3,028|| align=right|0,185|| align=right|4,74|| align=right|5,268||MBA||18. října 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(43000)||1999 UL8|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,211|| align=right|12,38|| align=right|4,098||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek